|-
|(34001)||2000 OR5|| align=right|13,5|| align=right|2,963|| align=right|0,156|| align=right|23,14|| align=right|5,101||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34002)||2000 OD6|| align=right|14,8|| align=right|2,291|| align=right|0,053|| align=right|5,65|| align=right|3,466||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34003)||2000 OU6|| align=right|14,4|| align=right|2,413|| align=right|0,073|| align=right|9,60|| align=right|3,747||MBA||29. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34004)||2000 OS7|| align=right|14,3|| align=right|2,445|| align=right|0,227|| align=right|1,86|| align=right|3,824||MBA||30. července 2000||Montelupo||M. Tombelli; D. Guidetti
|-
|(34005)||2000 OY7|| align=right|13,3|| align=right|3,059|| align=right|0,159|| align=right|11,47|| align=right|5,350||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34006)||2000 OQ9|| align=right|13,9|| align=right|2,538|| align=right|0,170|| align=right|12,06|| align=right|4,042||MBA||31. července 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(34007)||2000 OS11|| align=right|14,8|| align=right|2,674|| align=right|0,205|| align=right|2,77|| align=right|4,371||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34008)||2000 OB12|| align=right|15,4|| align=right|2,359|| align=right|0,234|| align=right|1,41|| align=right|3,623||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34009)||2000 OX12|| align=right|16,2|| align=right|2,419|| align=right|0,160|| align=right|1,00|| align=right|3,761||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34010)||2000 OH13|| align=right|15,1|| align=right|2,306|| align=right|0,157|| align=right|2,73|| align=right|3,500||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34011)||2000 OK14|| align=right|15,2|| align=right|2,401|| align=right|0,174|| align=right|1,71|| align=right|3,719||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34012)||2000 OD15|| align=right|15,6|| align=right|2,355|| align=right|0,125|| align=right|3,45|| align=right|3,613||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34013)||2000 OG15|| align=right|15,2|| align=right|2,552|| align=right|0,218|| align=right|4,10|| align=right|4,076||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34014)||2000 OP15|| align=right|14,8|| align=right|2,565|| align=right|0,105|| align=right|2,18|| align=right|4,108||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34015)||2000 OR16|| align=right|16,0|| align=right|2,345|| align=right|0,175|| align=right|1,67|| align=right|3,591||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34016)||2000 OY16|| align=right|15,4|| align=right|2,237|| align=right|0,163|| align=right|2,79|| align=right|3,344||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34017)||2000 OD17|| align=right|15,2|| align=right|2,777|| align=right|0,086|| align=right|1,76|| align=right|4,626||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34018)||2000 OK19|| align=right|14,2|| align=right|2,574|| align=right|0,092|| align=right|14,14|| align=right|4,128||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34019)||2000 OU19|| align=right|14,4|| align=right|2,551|| align=right|0,099|| align=right|15,73|| align=right|4,074||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34020)||2000 ON21|| align=right|14,1|| align=right|2,380|| align=right|0,230|| align=right|20,20|| align=right|3,671||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34021)||2000 OW22|| align=right|15,3|| align=right|2,263|| align=right|0,099|| align=right|2,44|| align=right|3,403||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34022)||2000 OY23|| align=right|14,5|| align=right|3,054|| align=right|0,294|| align=right|2,07|| align=right|5,335||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34023)||2000 OH24|| align=right|14,7|| align=right|2,566|| align=right|0,274|| align=right|4,92|| align=right|4,110||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34024)||2000 OO24|| align=right|14,8|| align=right|2,447|| align=right|0,197|| align=right|3,77|| align=right|3,827||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34025)||2000 OX24|| align=right|15,4|| align=right|2,239|| align=right|0,165|| align=right|5,02|| align=right|3,349||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34026)||2000 OA25|| align=right|14,5|| align=right|2,398|| align=right|0,200|| align=right|2,70|| align=right|3,712||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34027)||2000 OL25|| align=right|15,8|| align=right|2,141|| align=right|0,055|| align=right|2,13|| align=right|3,131||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34028)||2000 OP25|| align=right|15,5|| align=right|2,252|| align=right|0,114|| align=right|4,05|| align=right|3,378||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34029)||2000 OX25|| align=right|14,0|| align=right|2,797|| align=right|0,004|| align=right|6,08|| align=right|4,676||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34030)||2000 OM26|| align=right|14,8|| align=right|2,542|| align=right|0,133|| align=right|5,52|| align=right|4,052||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34031)||2000 OU26|| align=right|15,3|| align=right|2,432|| align=right|0,174|| align=right|2,08|| align=right|3,791||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34032)||2000 OC27|| align=right|14,2|| align=right|2,627|| align=right|0,166|| align=right|11,06|| align=right|4,256||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34033)||2000 OH27|| align=right|13,4|| align=right|3,055|| align=right|0,080|| align=right|8,28|| align=right|5,338||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34034)||2000 OQ27|| align=right|15,5|| align=right|2,644|| align=right|0,180|| align=right|0,90|| align=right|4,299||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34035)||2000 OV27|| align=right|13,2|| align=right|2,535|| align=right|0,138|| align=right|15,84|| align=right|4,036||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34036)||2000 OX27|| align=right|13,1|| align=right|2,314|| align=right|0,216|| align=right|23,25|| align=right|3,520||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34037)||2000 OZ27|| align=right|14,3|| align=right|2,647|| align=right|0,111|| align=right|15,25|| align=right|4,305||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34038)||2000 OA28|| align=right|15,8|| align=right|2,287|| align=right|0,105|| align=right|4,52|| align=right|3,458||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34039)||2000 OB29|| align=right|14,8|| align=right|2,457|| align=right|0,094|| align=right|5,55|| align=right|3,850||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34040)||2000 OX30|| align=right|14,0|| align=right|2,770|| align=right|0,163|| align=right|7,82|| align=right|4,609||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34041)||2000 OD31|| align=right|14,7|| align=right|2,549|| align=right|0,174|| align=right|13,65|| align=right|4,069||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34042)||2000 OQ31|| align=right|15,6|| align=right|2,252|| align=right|0,112|| align=right|2,46|| align=right|3,378||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34043)||2000 OS31|| align=right|14,1|| align=right|2,760|| align=right|0,146|| align=right|13,09|| align=right|4,583||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34044)||2000 OZ31|| align=right|15,8|| align=right|2,278|| align=right|0,066|| align=right|5,13|| align=right|3,437||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34045)||2000 OD34|| align=right|14,3|| align=right|2,577|| align=right|0,271|| align=right|5,95|| align=right|4,136||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34046)||2000 OQ34|| align=right|13,9|| align=right|3,063|| align=right|0,056|| align=right|10,12|| align=right|5,360||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34047)||2000 OJ35|| align=right|15,3|| align=right|2,398|| align=right|0,131|| align=right|5,32|| align=right|3,713||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34048)||2000 OR35|| align=right|16,2|| align=right|2,213|| align=right|0,261|| align=right|7,87|| align=right|3,290||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34049)||2000 ON36|| align=right|15,1|| align=right|2,804|| align=right|0,141|| align=right|5,66|| align=right|4,695||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34050)||2000 OU36|| align=right|14,1|| align=right|2,734|| align=right|0,152|| align=right|11,67|| align=right|4,519||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34051)||2000 OK37|| align=right|14,5|| align=right|3,056|| align=right|0,215|| align=right|12,82|| align=right|5,341||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34052)||2000 OL37|| align=right|12,7|| align=right|2,684|| align=right|0,082|| align=right|22,21|| align=right|4,397||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34053)||2000 OF38|| align=right|14,3|| align=right|2,921|| align=right|0,121|| align=right|8,12|| align=right|4,992||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34054)||2000 OE39|| align=right|13,6|| align=right|3,040|| align=right|0,119|| align=right|9,76|| align=right|5,300||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34055)||2000 OU41|| align=right|14,4|| align=right|2,600|| align=right|0,148|| align=right|12,88|| align=right|4,193||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34056)||2000 OJ42|| align=right|15,0|| align=right|2,679|| align=right|0,123|| align=right|10,07|| align=right|4,385||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34057)||2000 ON44|| align=right|14,1|| align=right|2,582|| align=right|0,169|| align=right|13,44|| align=right|4,148||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34058)||2000 OT44|| align=right|13,5|| align=right|2,536|| align=right|0,192|| align=right|12,34|| align=right|4,038||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34059)||2000 OS45|| align=right|13,9|| align=right|3,081|| align=right|0,143|| align=right|10,34|| align=right|5,407||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34060)||2000 OZ45|| align=right|12,5|| align=right|2,814|| align=right|0,170|| align=right|7,82|| align=right|4,720||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34061)||2000 OC48|| align=right|14,0|| align=right|2,374|| align=right|0,053|| align=right|8,40|| align=right|3,657||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34062)||2000 OD48|| align=right|13,7|| align=right|3,082|| align=right|0,239|| align=right|6,37|| align=right|5,410||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34063)||2000 OA49|| align=right|14,1|| align=right|2,324|| align=right|0,199|| align=right|5,16|| align=right|3,542||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34064)||2000 OK51|| align=right|13,6|| align=right|3,091|| align=right|0,278|| align=right|10,44|| align=right|5,434||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34065)||2000 OD52|| align=right|13,5|| align=right|2,524|| align=right|0,138|| align=right|15,30|| align=right|4,009||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34066)||2000 OS52|| align=right|13,8|| align=right|3,129|| align=right|0,132|| align=right|2,40|| align=right|5,533||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34067)||2000 OA55|| align=right|14,4|| align=right|3,326|| align=right|0,160|| align=right|1,03|| align=right|6,065||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34068)||2000 OB56|| align=right|15,5|| align=right|2,994|| align=right|0,153|| align=right|0,34|| align=right|5,181||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34069)||2000 OZ56|| align=right|13,9|| align=right|3,163|| align=right|0,066|| align=right|8,54|| align=right|5,625||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34070)||2000 OK57|| align=right|14,2|| align=right|3,169|| align=right|0,151|| align=right|11,18|| align=right|5,640||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34071)||2000 OT57|| align=right|15,3|| align=right|2,411|| align=right|0,171|| align=right|8,57|| align=right|3,743||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34072)||2000 OU58|| align=right|16,1|| align=right|2,259|| align=right|0,071|| align=right|2,00|| align=right|3,395||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34073)||2000 OW58|| align=right|15,2|| align=right|2,745|| align=right|0,113|| align=right|3,38|| align=right|4,547||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34074)||2000 OG59|| align=right|15,7|| align=right|2,408|| align=right|0,141|| align=right|1,91|| align=right|3,735||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34075)||2000 OE60|| align=right|13,7|| align=right|3,203|| align=right|0,118|| align=right|4,69|| align=right|5,733||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34076)||2000 OK60|| align=right|15,4|| align=right|2,710|| align=right|0,188|| align=right|2,47|| align=right|4,461||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34077) Yoshiakifuse||2000 OV68|| align=right|15,0|| align=right|2,802|| align=right|0,070|| align=right|4,16|| align=right|4,690||MBA||30. července 2000||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(34078)||2000 PF|| align=right|14,1|| align=right|2,582|| align=right|0,213|| align=right|13,90|| align=right|4,149||MBA||1. srpna 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(34079)||2000 PD1|| align=right|14,7|| align=right|2,372|| align=right|0,128|| align=right|6,78|| align=right|3,652||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34080)||2000 PE1|| align=right|15,4|| align=right|2,704|| align=right|0,095|| align=right|2,64|| align=right|4,446||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34081)||2000 PH1|| align=right|14,3|| align=right|2,334|| align=right|0,107|| align=right|7,12|| align=right|3,566||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34082)||2000 PL2|| align=right|13,6|| align=right|3,048|| align=right|0,133|| align=right|10,50|| align=right|5,320||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34083)||2000 PE4|| align=right|15,4|| align=right|2,542|| align=right|0,188|| align=right|6,38|| align=right|4,053||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34084)||2000 PM4|| align=right|14,9|| align=right|2,524|| align=right|0,045|| align=right|11,37|| align=right|4,009||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34085)||2000 PE5|| align=right|15,3|| align=right|2,680|| align=right|0,045|| align=right|3,13|| align=right|4,387||MBA||5. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34086)||2000 PP5|| align=right|14,3|| align=right|2,319|| align=right|0,077|| align=right|6,08|| align=right|3,531||MBA||5. srpna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(34087)||2000 PA7|| align=right|14,5|| align=right|2,855|| align=right|0,096|| align=right|0,93|| align=right|4,822||MBA||1. srpna 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(34088)||2000 PC7|| align=right|15,4|| align=right|2,228|| align=right|0,081|| align=right|1,26|| align=right|3,325||MBA||6. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(34089)||2000 PL7|| align=right|15,2|| align=right|2,532|| align=right|0,102|| align=right|2,31|| align=right|4,028||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34090)||2000 PG10|| align=right|15,5|| align=right|2,256|| align=right|0,071|| align=right|5,90|| align=right|3,388||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34091)||2000 PQ10|| align=right|13,9|| align=right|3,058|| align=right|0,140|| align=right|11,73|| align=right|5,345||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34092)||2000 PF11|| align=right|14,5|| align=right|2,528|| align=right|0,092|| align=right|11,89|| align=right|4,020||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34093)||2000 PP11|| align=right|14,0|| align=right|2,645|| align=right|0,196|| align=right|12,39|| align=right|4,300||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34094)||2000 PV11|| align=right|14,2|| align=right|2,670|| align=right|0,140|| align=right|14,51|| align=right|4,362||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34095)||2000 PW11|| align=right|14,1|| align=right|2,626|| align=right|0,167|| align=right|14,55|| align=right|4,254||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34096)||2000 PC12|| align=right|13,9|| align=right|3,143|| align=right|0,104|| align=right|17,00|| align=right|5,572||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34097)||2000 PD12|| align=right|13,3|| align=right|3,172|| align=right|0,041|| align=right|22,74|| align=right|5,649||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34098)||2000 PM12|| align=right|13,7|| align=right|3,168|| align=right|0,094|| align=right|10,46|| align=right|5,638||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34099)||2000 PT12|| align=right|14,0|| align=right|2,969|| align=right|0,023|| align=right|8,50|| align=right|5,116||MBA||8. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34100)||2000 PQ13|| align=right|15,2|| align=right|2,370|| align=right|0,136|| align=right|6,77|| align=right|3,649||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34101)||2000 PT15|| align=right|15,1|| align=right|2,335|| align=right|0,104|| align=right|6,10|| align=right|3,568||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34102)||2000 PO16|| align=right|14,8|| align=right|3,015|| align=right|0,048|| align=right|2,69|| align=right|5,235||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34103)||2000 PP17|| align=right|15,0|| align=right|2,927|| align=right|0,107|| align=right|2,55|| align=right|5,007||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34104)||2000 PY19|| align=right|15,1|| align=right|2,754|| align=right|0,055|| align=right|8,92|| align=right|4,569||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34105)||2000 PD20|| align=right|13,8|| align=right|2,664|| align=right|0,151|| align=right|14,13|| align=right|4,348||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34106)||2000 PP22|| align=right|14,3|| align=right|2,326|| align=right|0,198|| align=right|3,84|| align=right|3,546||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34107)||2000 PX22|| align=right|14,7|| align=right|3,079|| align=right|0,171|| align=right|2,53|| align=right|5,401||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34108)||2000 PN23|| align=right|14,8|| align=right|2,971|| align=right|0,247|| align=right|1,23|| align=right|5,120||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34109)||2000 PX23|| align=right|15,1|| align=right|2,400|| align=right|0,178|| align=right|2,09|| align=right|3,716||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34110)||2000 PX24|| align=right|14,2|| align=right|3,041|| align=right|0,160|| align=right|10,17|| align=right|5,301||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34111)||2000 PZ24|| align=right|13,2|| align=right|3,228|| align=right|0,123|| align=right|9,99|| align=right|5,799||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34112)||2000 PC25|| align=right|14,0|| align=right|3,248|| align=right|0,066|| align=right|16,66|| align=right|5,853||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34113)||2000 PL25|| align=right|15,6|| align=right|2,219|| align=right|0,054|| align=right|6,20|| align=right|3,305||MBA||3. srpna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(34114)||2000 PU26|| align=right|13,1|| align=right|2,983|| align=right|0,085|| align=right|9,66|| align=right|5,150||MBA||5. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34115)||2000 PV26|| align=right|13,8|| align=right|2,546|| align=right|0,180|| align=right|11,40|| align=right|4,063||MBA||5. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34116)||2000 PW26|| align=right|12,8|| align=right|3,017|| align=right|0,024|| align=right|11,00|| align=right|5,239||MBA||5. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34117)||2000 PA27|| align=right|14,8|| align=right|2,532|| align=right|0,056|| align=right|1,95|| align=right|4,028||MBA||9. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34118)||2000 PC27|| align=right|15,0|| align=right|2,177|| align=right|0,008|| align=right|4,35|| align=right|3,211||MBA||9. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34119)||2000 PY27|| align=right|12,5|| align=right|3,175|| align=right|0,153|| align=right|28,46|| align=right|5,658||MBA||9. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34120)||2000 PL28|| align=right|15,3|| align=right|2,366|| align=right|0,146|| align=right|7,61|| align=right|3,640||MBA||4. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34121)||2000 PJ29|| align=right|14,4|| align=right|2,692|| align=right|0,083|| align=right|10,19|| align=right|4,417||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34122)||2000 PQ29|| align=right|14,8|| align=right|2,279|| align=right|0,206|| align=right|10,14|| align=right|3,440||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34123)||2000 QD|| align=right|13,2|| align=right|2,810|| align=right|0,204|| align=right|7,92|| align=right|4,709||MBA||25. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(34124)||2000 QS|| align=right|15,4|| align=right|2,398|| align=right|0,162|| align=right|2,23|| align=right|3,712||MBA||22. srpna 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(34125)||2000 QZ|| align=right|15,1|| align=right|3,169|| align=right|0,169|| align=right|1,72|| align=right|5,641||MBA||23. srpna 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(34126)||2000 QA1|| align=right|14,9|| align=right|2,757|| align=right|0,166|| align=right|1,05|| align=right|4,578||MBA||23. srpna 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(34127)||2000 QN2|| align=right|15,5|| align=right|2,707|| align=right|0,101|| align=right|2,93|| align=right|4,454||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34128)||2000 QO2|| align=right|14,2|| align=right|3,005|| align=right|0,090|| align=right|9,32|| align=right|5,208||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34129)||2000 QN3|| align=right|15,0|| align=right|2,869|| align=right|0,072|| align=right|1,18|| align=right|4,858||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34130)||2000 QW3|| align=right|14,9|| align=right|2,324|| align=right|0,109|| align=right|6,19|| align=right|3,541||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34131)||2000 QY3|| align=right|15,3|| align=right|2,294|| align=right|0,065|| align=right|6,07|| align=right|3,475||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34132)||2000 QX4|| align=right|15,8|| align=right|2,242|| align=right|0,165|| align=right|3,00|| align=right|3,357||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34133)||2000 QU5|| align=right|15,0|| align=right|2,925|| align=right|0,033|| align=right|2,17|| align=right|5,002||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34134)||2000 QW5|| align=right|15,6|| align=right|2,618|| align=right|0,088|| align=right|0,66|| align=right|4,235||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34135)||2000 QX5|| align=right|15,4|| align=right|3,157|| align=right|0,141|| align=right|0,93|| align=right|5,607||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34136)||2000 QF6|| align=right|14,9|| align=right|2,273|| align=right|0,117|| align=right|5,37|| align=right|3,427||MBA||24. srpna 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(34137) Lonnielinda||2000 QL6|| align=right|16,2|| align=right|2,406|| align=right|0,196|| align=right|2,65|| align=right|3,730||MBA||21. srpna 2000||Terre Haute||C. Wolfe
|-
|(34138) Frasso Sabino||2000 QE9|| align=right|14,3|| align=right|2,600|| align=right|0,189|| align=right|15,61|| align=right|4,193||MBA||25. srpna 2000||Frasso Sabino||Frasso Sabino
|-
|(34139)||2000 QU10|| align=right|14,3|| align=right|3,109|| align=right|0,200|| align=right|2,21|| align=right|5,481||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34140)||2000 QE11|| align=right|15,2|| align=right|2,683|| align=right|0,156|| align=right|11,21|| align=right|4,394||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34141)||2000 QZ11|| align=right|14,5|| align=right|2,907|| align=right|0,042|| align=right|1,12|| align=right|4,956||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34142)||2000 QE12|| align=right|15,0|| align=right|3,153|| align=right|0,143|| align=right|0,94|| align=right|5,598||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34143)||2000 QE13|| align=right|15,6|| align=right|2,551|| align=right|0,102|| align=right|2,33|| align=right|4,073||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34144)||2000 QX14|| align=right|15,5|| align=right|2,278|| align=right|0,032|| align=right|2,64|| align=right|3,438||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34145)||2000 QV15|| align=right|15,1|| align=right|3,080|| align=right|0,117|| align=right|1,94|| align=right|5,404||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34146)||2000 QH16|| align=right|14,3|| align=right|3,239|| align=right|0,141|| align=right|9,30|| align=right|5,828||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34147)||2000 QV16|| align=right|14,8|| align=right|2,638|| align=right|0,068|| align=right|3,30|| align=right|4,284||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34148)||2000 QX16|| align=right|14,5|| align=right|2,439|| align=right|0,059|| align=right|3,47|| align=right|3,807||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34149)||2000 QL17|| align=right|16,0|| align=right|2,390|| align=right|0,149|| align=right|2,22|| align=right|3,693||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34150)||2000 QK18|| align=right|15,5|| align=right|2,193|| align=right|0,133|| align=right|3,42|| align=right|3,247||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34151)||2000 QH19|| align=right|16,4|| align=right|2,284|| align=right|0,047|| align=right|1,03|| align=right|3,452||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34152)||2000 QW19|| align=right|15,3|| align=right|2,992|| align=right|0,113|| align=right|2,68|| align=right|5,174||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34153)||2000 QZ19|| align=right|14,8|| align=right|3,176|| align=right|0,194|| align=right|2,34|| align=right|5,659||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34154)||2000 QC20|| align=right|15,8|| align=right|2,475|| align=right|0,152|| align=right|3,17|| align=right|3,893||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34155)||2000 QJ22|| align=right|13,3|| align=right|2,426|| align=right|0,256|| align=right|11,52|| align=right|3,778||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34156)||2000 QT22|| align=right|14,5|| align=right|2,364|| align=right|0,141|| align=right|4,70|| align=right|3,633||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34157)||2000 QU22|| align=right|16,3|| align=right|2,349|| align=right|0,105|| align=right|3,61|| align=right|3,599||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34158)||2000 QB24|| align=right|15,4|| align=right|2,912|| align=right|0,072|| align=right|1,29|| align=right|4,967||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34159)||2000 QJ24|| align=right|14,7|| align=right|2,726|| align=right|0,093|| align=right|5,37|| align=right|4,501||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34160)||2000 QS26|| align=right|14,9|| align=right|2,227|| align=right|0,169|| align=right|5,75|| align=right|3,324||MBA||26. srpna 2000||Kleť||Klet
|-
|(34161)||2000 QC27|| align=right|15,7|| align=right|2,240|| align=right|0,112|| align=right|2,73|| align=right|3,353||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34162)||2000 QV27|| align=right|14,3|| align=right|2,894|| align=right|0,045|| align=right|2,85|| align=right|4,921||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34163)||2000 QY27|| align=right|15,4|| align=right|2,279|| align=right|0,076|| align=right|3,42|| align=right|3,440||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34164)||2000 QQ28|| align=right|15,2|| align=right|2,212|| align=right|0,112|| align=right|3,99|| align=right|3,289||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34165)||2000 QW28|| align=right|14,5|| align=right|2,938|| align=right|0,096|| align=right|2,35|| align=right|5,035||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34166)||2000 QQ30|| align=right|14,3|| align=right|2,315|| align=right|0,107|| align=right|6,35|| align=right|3,521||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34167)||2000 QS30|| align=right|13,4|| align=right|2,976|| align=right|0,100|| align=right|10,44|| align=right|5,134||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34168)||2000 QP31|| align=right|16,0|| align=right|2,322|| align=right|0,106|| align=right|6,02|| align=right|3,537||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34169)||2000 QA33|| align=right|15,3|| align=right|3,044|| align=right|0,072|| align=right|11,67|| align=right|5,310||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34170)||2000 QX33|| align=right|14,8|| align=right|2,443|| align=right|0,170|| align=right|4,27|| align=right|3,818||MBA||26. srpna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(34171)||2000 QZ34|| align=right|14,9|| align=right|2,469|| align=right|0,089|| align=right|5,82|| align=right|3,878||MBA||26. srpna 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(34172)||2000 QU37|| align=right|14,9|| align=right|2,662|| align=right|0,150|| align=right|2,20|| align=right|4,343||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34173)||2000 QY37|| align=right|14,5|| align=right|2,633|| align=right|0,174|| align=right|12,84|| align=right|4,272||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34174)||2000 QP38|| align=right|13,4|| align=right|3,180|| align=right|0,201|| align=right|17,67|| align=right|5,670||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34175)||2000 QG39|| align=right|14,9|| align=right|2,588|| align=right|0,137|| align=right|4,14|| align=right|4,162||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34176)||2000 QT39|| align=right|15,2|| align=right|2,738|| align=right|0,102|| align=right|7,89|| align=right|4,530||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34177)||2000 QD40|| align=right|14,8|| align=right|2,926|| align=right|0,092|| align=right|3,03|| align=right|5,005||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34178)||2000 QM41|| align=right|14,7|| align=right|2,739|| align=right|0,009|| align=right|5,68|| align=right|4,532||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34179)||2000 QT41|| align=right|15,5|| align=right|3,020|| align=right|0,139|| align=right|2,35|| align=right|5,247||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34180)||2000 QP42|| align=right|15,3|| align=right|2,709|| align=right|0,037|| align=right|1,22|| align=right|4,459||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34181)||2000 QT42|| align=right|15,1|| align=right|2,350|| align=right|0,155|| align=right|1,54|| align=right|3,602||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34182)||2000 QC44|| align=right|15,3|| align=right|2,640|| align=right|0,071|| align=right|2,14|| align=right|4,288||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34183)||2000 QG44|| align=right|14,6|| align=right|3,130|| align=right|0,184|| align=right|0,25|| align=right|5,536||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34184)||2000 QZ44|| align=right|15,8|| align=right|2,989|| align=right|0,133|| align=right|5,51|| align=right|5,167||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34185)||2000 QP47|| align=right|13,8|| align=right|3,007|| align=right|0,097|| align=right|10,97|| align=right|5,213||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34186)||2000 QT47|| align=right|14,5|| align=right|3,151|| align=right|0,130|| align=right|11,91|| align=right|5,592||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34187)||2000 QW47|| align=right|14,6|| align=right|3,084|| align=right|0,189|| align=right|0,83|| align=right|5,414||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34188)||2000 QB48|| align=right|15,3|| align=right|2,723|| align=right|0,124|| align=right|0,99|| align=right|4,493||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34189)||2000 QD48|| align=right|15,1|| align=right|2,483|| align=right|0,101|| align=right|6,53|| align=right|3,911||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34190)||2000 QA49|| align=right|15,4|| align=right|2,738|| align=right|0,025|| align=right|6,42|| align=right|4,530||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34191)||2000 QR49|| align=right|14,9|| align=right|2,388|| align=right|0,043|| align=right|5,70|| align=right|3,689||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34192)||2000 QE50|| align=right|14,4|| align=right|2,800|| align=right|0,086|| align=right|2,25|| align=right|4,686||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34193)||2000 QT52|| align=right|14,1|| align=right|3,000|| align=right|0,020|| align=right|5,46|| align=right|5,197||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34194)||2000 QW52|| align=right|15,3|| align=right|2,758|| align=right|0,052|| align=right|5,32|| align=right|4,581||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34195)||2000 QA54|| align=right|14,9|| align=right|2,790|| align=right|0,033|| align=right|13,49|| align=right|4,659||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34196)||2000 QB54|| align=right|13,7|| align=right|2,616|| align=right|0,213|| align=right|8,77|| align=right|4,230||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34197)||2000 QD54|| align=right|15,5|| align=right|2,251|| align=right|0,132|| align=right|7,98|| align=right|3,377||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34198)||2000 QM54|| align=right|15,0|| align=right|2,558|| align=right|0,102|| align=right|3,35|| align=right|4,090||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34199)||2000 QV54|| align=right|15,7|| align=right|2,321|| align=right|0,159|| align=right|2,91|| align=right|3,536||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34200)||2000 QW54|| align=right|15,2|| align=right|2,414|| align=right|0,156|| align=right|2,94|| align=right|3,751||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34201)||2000 QX54|| align=right|13,8|| align=right|2,973|| align=right|0,108|| align=right|9,55|| align=right|5,126||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34202)||2000 QB55|| align=right|15,2|| align=right|2,723|| align=right|0,111|| align=right|8,30|| align=right|4,492||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34203)||2000 QO55|| align=right|15,0|| align=right|2,796|| align=right|0,081|| align=right|7,20|| align=right|4,674||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34204)||2000 QR55|| align=right|14,5|| align=right|2,712|| align=right|0,099|| align=right|6,92|| align=right|4,465||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34205)||2000 QR57|| align=right|15,5|| align=right|2,353|| align=right|0,167|| align=right|4,65|| align=right|3,610||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34206)||2000 QM60|| align=right|15,5|| align=right|2,884|| align=right|0,058|| align=right|3,10|| align=right|4,896||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34207)||2000 QR65|| align=right|14,0|| align=right|3,039|| align=right|0,024|| align=right|9,80|| align=right|5,296||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34208)||2000 QR66|| align=right|15,2|| align=right|2,739|| align=right|0,201|| align=right|4,80|| align=right|4,532||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34209)||2000 QP67|| align=right|13,9|| align=right|2,672|| align=right|0,133|| align=right|13,30|| align=right|4,367||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34210)||2000 QV67|| align=right|12,9|| align=right|3,131|| align=right|0,207|| align=right|11,14|| align=right|5,539||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34211)||2000 QE68|| align=right|13,8|| align=right|2,973|| align=right|0,117|| align=right|11,27|| align=right|5,124||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34212)||2000 QZ68|| align=right|14,6|| align=right|2,777|| align=right|0,090|| align=right|2,93|| align=right|4,628||MBA||28. srpna 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(34213)||2000 QF69|| align=right|15,2|| align=right|3,011|| align=right|0,125|| align=right|9,72|| align=right|5,224||MBA||26. srpna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(34214)||2000 QA72|| align=right|14,9|| align=right|2,548|| align=right|0,187|| align=right|14,12|| align=right|4,065||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34215)||2000 QD72|| align=right|14,8|| align=right|2,570|| align=right|0,115|| align=right|2,60|| align=right|4,120||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34216)||2000 QK75|| align=right|13,8|| align=right|2,964|| align=right|0,111|| align=right|5,30|| align=right|5,103||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34217)||2000 QA78|| align=right|13,9|| align=right|2,476|| align=right|0,181|| align=right|6,12|| align=right|3,895||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34218)||2000 QC78|| align=right|14,7|| align=right|3,139|| align=right|0,175|| align=right|5,55|| align=right|5,560||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34219)||2000 QM80|| align=right|15,3|| align=right|2,734|| align=right|0,166|| align=right|4,50|| align=right|4,521||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34220)||2000 QO84|| align=right|14,8|| align=right|2,341|| align=right|0,168|| align=right|6,43|| align=right|3,580||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34221)||2000 QW84|| align=right|12,9|| align=right|2,965|| align=right|0,026|| align=right|8,12|| align=right|5,105||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34222)||2000 QS85|| align=right|14,8|| align=right|3,001|| align=right|0,113|| align=right|10,37|| align=right|5,199||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34223)||2000 QD87|| align=right|14,1|| align=right|2,596|| align=right|0,120|| align=right|13,80|| align=right|4,182||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34224)||2000 QG87|| align=right|14,9|| align=right|2,291|| align=right|0,169|| align=right|5,26|| align=right|3,466||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34225)||2000 QT87|| align=right|14,1|| align=right|2,382|| align=right|0,159|| align=right|4,96|| align=right|3,675||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34226)||2000 QM88|| align=right|14,5|| align=right|2,540|| align=right|0,235|| align=right|4,39|| align=right|4,048||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34227)||2000 QX89|| align=right|15,7|| align=right|2,279|| align=right|0,067|| align=right|5,54|| align=right|3,440||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34228)||2000 QF90|| align=right|13,6|| align=right|3,165|| align=right|0,203|| align=right|9,86|| align=right|5,631||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34229)||2000 QE92|| align=right|16,2|| align=right|2,250|| align=right|0,107|| align=right|3,26|| align=right|3,375||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34230)||2000 QF93|| align=right|12,5|| align=right|3,114|| align=right|0,156|| align=right|18,47|| align=right|5,493||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34231)||2000 QL93|| align=right|14,5|| align=right|2,995|| align=right|0,094|| align=right|9,87|| align=right|5,182||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34232)||2000 QL94|| align=right|13,9|| align=right|2,978|| align=right|0,089|| align=right|10,72|| align=right|5,139||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34233)||2000 QD95|| align=right|15,5|| align=right|2,775|| align=right|0,061|| align=right|5,48|| align=right|4,622||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34234)||2000 QS95|| align=right|14,9|| align=right|2,353|| align=right|0,083|| align=right|6,56|| align=right|3,610||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34235)||2000 QZ95|| align=right|14,6|| align=right|2,389|| align=right|0,146|| align=right|2,92|| align=right|3,691||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34236)||2000 QJ96|| align=right|14,2|| align=right|2,887|| align=right|0,043|| align=right|2,85|| align=right|4,904||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34237)||2000 QO96|| align=right|15,0|| align=right|2,543|| align=right|0,156|| align=right|8,06|| align=right|4,054||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34238)||2000 QU96|| align=right|14,6|| align=right|3,161|| align=right|0,244|| align=right|2,65|| align=right|5,620||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34239)||2000 QX96|| align=right|14,7|| align=right|2,996|| align=right|0,099|| align=right|2,70|| align=right|5,185||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34240)||2000 QP98|| align=right|14,2|| align=right|2,968|| align=right|0,092|| align=right|9,95|| align=right|5,112||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34241)||2000 QZ98|| align=right|14,3|| align=right|3,071|| align=right|0,170|| align=right|5,53|| align=right|5,381||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34242)||2000 QD100|| align=right|15,1|| align=right|2,178|| align=right|0,104|| align=right|3,87|| align=right|3,214||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34243)||2000 QR100|| align=right|13,3|| align=right|2,969|| align=right|0,095|| align=right|10,97|| align=right|5,114||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34244)||2000 QF101|| align=right|13,7|| align=right|2,920|| align=right|0,103|| align=right|7,04|| align=right|4,989||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34245)||2000 QG101|| align=right|15,0|| align=right|2,374|| align=right|0,127|| align=right|6,07|| align=right|3,657||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34246)||2000 QO102|| align=right|15,6|| align=right|2,244|| align=right|0,164|| align=right|4,10|| align=right|3,360||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34247)||2000 QC103|| align=right|13,2|| align=right|3,022|| align=right|0,050|| align=right|10,27|| align=right|5,253||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34248)||2000 QE104|| align=right|14,1|| align=right|3,054|| align=right|0,062|| align=right|12,47|| align=right|5,337||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34249)||2000 QY108|| align=right|15,0|| align=right|2,723|| align=right|0,136|| align=right|5,04|| align=right|4,493||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34250)||2000 QA112|| align=right|15,3|| align=right|2,291|| align=right|0,102|| align=right|9,08|| align=right|3,468||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34251)||2000 QR112|| align=right|15,2|| align=right|2,546|| align=right|0,018|| align=right|3,47|| align=right|4,063||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34252)||2000 QE113|| align=right|15,8|| align=right|2,450|| align=right|0,150|| align=right|2,20|| align=right|3,833||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34253)||2000 QH114|| align=right|15,9|| align=right|2,763|| align=right|0,114|| align=right|3,27|| align=right|4,592||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34254)||2000 QN114|| align=right|14,1|| align=right|3,177|| align=right|0,129|| align=right|4,23|| align=right|5,662||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34255)||2000 QR115|| align=right|14,1|| align=right|3,065|| align=right|0,128|| align=right|10,90|| align=right|5,366||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34256)||2000 QK116|| align=right|14,9|| align=right|2,844|| align=right|0,035|| align=right|3,27|| align=right|4,795||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34257)||2000 QU116|| align=right|13,6|| align=right|3,045|| align=right|0,044|| align=right|7,74|| align=right|5,314||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34258)||2000 QO119|| align=right|14,4|| align=right|2,764|| align=right|0,093|| align=right|7,89|| align=right|4,595||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34259)||2000 QS119|| align=right|14,9|| align=right|2,250|| align=right|0,099|| align=right|5,24|| align=right|3,375||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34260)||2000 QG120|| align=right|13,9|| align=right|3,199|| align=right|0,162|| align=right|4,78|| align=right|5,720||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34261)||2000 QK120|| align=right|14,9|| align=right|2,258|| align=right|0,137|| align=right|3,52|| align=right|3,392||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34262)||2000 QP120|| align=right|14,7|| align=right|2,547|| align=right|0,129|| align=right|3,60|| align=right|4,065||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34263)||2000 QV121|| align=right|12,9|| align=right|3,222|| align=right|0,109|| align=right|9,55|| align=right|5,783||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34264)||2000 QN124|| align=right|14,5|| align=right|3,022|| align=right|0,033|| align=right|9,18|| align=right|5,253||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34265)||2000 QC125|| align=right|14,4|| align=right|3,207|| align=right|0,170|| align=right|6,75|| align=right|5,743||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34266)||2000 QF125|| align=right|14,8|| align=right|2,305|| align=right|0,019|| align=right|9,83|| align=right|3,498||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34267)||2000 QC126|| align=right|14,9|| align=right|2,976|| align=right|0,029|| align=right|1,69|| align=right|5,133||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34268)||2000 QP128|| align=right|14,6|| align=right|2,803|| align=right|0,076|| align=right|5,94|| align=right|4,692||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34269)||2000 QV130|| align=right|14,5|| align=right|2,400|| align=right|0,216|| align=right|4,45|| align=right|3,717||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34270)||2000 QW131|| align=right|12,9|| align=right|2,619|| align=right|0,071|| align=right|15,28|| align=right|4,237||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34271)||2000 QH132|| align=right|14,4|| align=right|2,796|| align=right|0,026|| align=right|1,78|| align=right|4,675||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34272)||2000 QQ132|| align=right|15,2|| align=right|2,573|| align=right|0,022|| align=right|9,96|| align=right|4,126||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34273)||2000 QS134|| align=right|15,3|| align=right|2,670|| align=right|0,084|| align=right|3,21|| align=right|4,363||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34274)||2000 QM135|| align=right|14,7|| align=right|2,598|| align=right|0,054|| align=right|15,74|| align=right|4,187||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34275)||2000 QE136|| align=right|13,9|| align=right|3,124|| align=right|0,095|| align=right|17,31|| align=right|5,520||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34276)||2000 QW136|| align=right|16,3|| align=right|2,315|| align=right|0,203|| align=right|2,90|| align=right|3,521||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34277)||2000 QH138|| align=right|14,4|| align=right|2,943|| align=right|0,096|| align=right|2,59|| align=right|5,049||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34278)||2000 QE139|| align=right|14,8|| align=right|2,931|| align=right|0,103|| align=right|0,91|| align=right|5,017||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34279)||2000 QJ139|| align=right|15,0|| align=right|2,772|| align=right|0,104|| align=right|3,40|| align=right|4,613||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34280)||2000 QP140|| align=right|14,5|| align=right|2,659|| align=right|0,076|| align=right|2,90|| align=right|4,336||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34281)||2000 QR141|| align=right|14,3|| align=right|2,805|| align=right|0,145|| align=right|5,80|| align=right|4,696||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34282)||2000 QX142|| align=right|14,3|| align=right|2,800|| align=right|0,051|| align=right|4,60|| align=right|4,684||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34283)||2000 QM146|| align=right|14,8|| align=right|2,405|| align=right|0,069|| align=right|6,99|| align=right|3,729||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34284)||2000 QR146|| align=right|15,0|| align=right|2,246|| align=right|0,134|| align=right|5,49|| align=right|3,365||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34285)||2000 QA147|| align=right|15,1|| align=right|2,628|| align=right|0,044|| align=right|2,52|| align=right|4,259||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34286)||2000 QF147|| align=right|13,5|| align=right|2,578|| align=right|0,185|| align=right|14,01|| align=right|4,138||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34287)||2000 QG147|| align=right|13,4|| align=right|3,002|| align=right|0,111|| align=right|11,65|| align=right|5,200||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34288)||2000 QU149|| align=right|14,9|| align=right|2,386|| align=right|0,067|| align=right|4,73|| align=right|3,685||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34289)||2000 QC150|| align=right|14,8|| align=right|2,545|| align=right|0,095|| align=right|2,07|| align=right|4,060||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34290)||2000 QQ150|| align=right|12,5|| align=right|2,987|| align=right|0,098|| align=right|9,11|| align=right|5,161||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34291)||2000 QS150|| align=right|12,5|| align=right|3,005|| align=right|0,101|| align=right|9,63|| align=right|5,207||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34292)||2000 QK151|| align=right|13,6|| align=right|3,019|| align=right|0,137|| align=right|9,17|| align=right|5,246||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34293)||2000 QJ152|| align=right|15,6|| align=right|2,438|| align=right|0,126|| align=right|5,46|| align=right|3,806||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34294)||2000 QM152|| align=right|14,1|| align=right|2,579|| align=right|0,101|| align=right|7,77|| align=right|4,140||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34295)||2000 QN152|| align=right|14,4|| align=right|2,560|| align=right|0,210|| align=right|14,11|| align=right|4,096||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34296)||2000 QT153|| align=right|16,0|| align=right|2,190|| align=right|0,064|| align=right|6,48|| align=right|3,240||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34297)||2000 QH156|| align=right|15,8|| align=right|2,373|| align=right|0,107|| align=right|8,53|| align=right|3,655||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34298)||2000 QH159|| align=right|12,1|| align=right|5,169|| align=right|0,127|| align=right|9,68|| align=right|11,76||JUT||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34299)||2000 QF162|| align=right|14,0|| align=right|3,195|| align=right|0,028|| align=right|7,07|| align=right|5,709||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34300)||2000 QV166|| align=right|14,2|| align=right|3,146|| align=right|0,130|| align=right|4,68|| align=right|5,578||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34301)||2000 QO171|| align=right|14,0|| align=right|2,741|| align=right|0,004|| align=right|4,53|| align=right|4,538||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34302)||2000 QU172|| align=right|15,2|| align=right|2,317|| align=right|0,089|| align=right|4,91|| align=right|3,527||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34303)||2000 QN173|| align=right|16,3|| align=right|2,260|| align=right|0,186|| align=right|4,23|| align=right|3,398||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34304)||2000 QB178|| align=right|15,5|| align=right|2,791|| align=right|0,070|| align=right|5,33|| align=right|4,663||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34305)||2000 QN179|| align=right|14,2|| align=right|3,208|| align=right|0,113|| align=right|14,85|| align=right|5,746||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34306)||2000 QP183|| align=right|14,6|| align=right|2,432|| align=right|0,208|| align=right|3,33|| align=right|3,793||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34307)||2000 QT183|| align=right|15,2|| align=right|2,643|| align=right|0,141|| align=right|2,90|| align=right|4,297||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34308)||2000 QC185|| align=right|14,5|| align=right|2,753|| align=right|0,053|| align=right|7,61|| align=right|4,568||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34309)||2000 QY186|| align=right|13,1|| align=right|3,234|| align=right|0,236|| align=right|13,10|| align=right|5,815||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34310)||2000 QA187|| align=right|15,5|| align=right|2,805|| align=right|0,109|| align=right|4,57|| align=right|4,698||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34311)||2000 QE188|| align=right|14,4|| align=right|3,052|| align=right|0,105|| align=right|12,80|| align=right|5,331||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34312)||2000 QO188|| align=right|14,9|| align=right|2,870|| align=right|0,052|| align=right|3,24|| align=right|4,861||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34313)||2000 QQ188|| align=right|15,0|| align=right|2,376|| align=right|0,086|| align=right|7,08|| align=right|3,661||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34314)||2000 QN189|| align=right|15,4|| align=right|2,356|| align=right|0,191|| align=right|7,53|| align=right|3,615||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34315)||2000 QJ190|| align=right|14,1|| align=right|2,750|| align=right|0,144|| align=right|10,28|| align=right|4,559||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34316)||2000 QS190|| align=right|15,1|| align=right|2,356|| align=right|0,133|| align=right|6,44|| align=right|3,617||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34317)||2000 QH191|| align=right|14,2|| align=right|3,036|| align=right|0,139|| align=right|9,21|| align=right|5,289||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34318)||2000 QV192|| align=right|13,8|| align=right|3,107|| align=right|0,243|| align=right|17,26|| align=right|5,475||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34319)||2000 QD193|| align=right|14,8|| align=right|3,090|| align=right|0,158|| align=right|3,40|| align=right|5,431||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34320)||2000 QU195|| align=right|14,6|| align=right|3,091|| align=right|0,130|| align=right|5,41|| align=right|5,433||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34321)||2000 QY195|| align=right|15,1|| align=right|2,717|| align=right|0,081|| align=right|4,53|| align=right|4,478||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34322)||2000 QW196|| align=right|15,6|| align=right|2,604|| align=right|0,084|| align=right|1,14|| align=right|4,202||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34323)||2000 QN198|| align=right|15,5|| align=right|2,412|| align=right|0,124|| align=right|4,16|| align=right|3,746||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34324)||2000 QB199|| align=right|14,8|| align=right|2,894|| align=right|0,091|| align=right|3,45|| align=right|4,922||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34325)||2000 QN201|| align=right|14,6|| align=right|2,758|| align=right|0,079|| align=right|7,26|| align=right|4,580||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34326)||2000 QF202|| align=right|14,9|| align=right|2,414|| align=right|0,128|| align=right|3,32|| align=right|3,750||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34327)||2000 QS203|| align=right|14,3|| align=right|2,702|| align=right|0,095|| align=right|4,35|| align=right|4,441||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34328)||2000 QR204|| align=right|14,3|| align=right|2,743|| align=right|0,077|| align=right|4,41|| align=right|4,542||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34329)||2000 QO206|| align=right|15,0|| align=right|2,659|| align=right|0,105|| align=right|4,16|| align=right|4,336||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34330)||2000 QB209|| align=right|15,5|| align=right|2,267|| align=right|0,107|| align=right|5,31|| align=right|3,412||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34331)||2000 QH209|| align=right|15,3|| align=right|2,383|| align=right|0,128|| align=right|1,73|| align=right|3,679||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34332)||2000 QU209|| align=right|14,4|| align=right|2,945|| align=right|0,042|| align=right|2,09|| align=right|5,054||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34333)||2000 QG211|| align=right|14,8|| align=right|3,039|| align=right|0,119|| align=right|1,03|| align=right|5,298||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34334)||2000 QG212|| align=right|14,3|| align=right|2,940|| align=right|0,047|| align=right|2,71|| align=right|5,040||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34335)||2000 QR214|| align=right|14,8|| align=right|2,767|| align=right|0,138|| align=right|5,40|| align=right|4,601||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34336)||2000 QT214|| align=right|14,9|| align=right|2,873|| align=right|0,038|| align=right|3,23|| align=right|4,868||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34337)||2000 QR215|| align=right|15,8|| align=right|2,414|| align=right|0,107|| align=right|3,55|| align=right|3,750||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34338)||2000 QM216|| align=right|15,0|| align=right|2,615|| align=right|0,039|| align=right|3,13|| align=right|4,227||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34339)||2000 QH218|| align=right|13,6|| align=right|3,140|| align=right|0,210|| align=right|9,65|| align=right|5,563||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34340)||2000 QN224|| align=right|15,2|| align=right|2,713|| align=right|0,087|| align=right|4,23|| align=right|4,469||MBA||26. srpna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(34341)||2000 QW224|| align=right|14,6|| align=right|2,391|| align=right|0,081|| align=right|7,30|| align=right|3,698||MBA||26. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34342)||2000 QK227|| align=right|14,1|| align=right|2,781|| align=right|0,126|| align=right|8,11|| align=right|4,637||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34343)||2000 QU227|| align=right|15,1|| align=right|2,632|| align=right|0,022|| align=right|2,42|| align=right|4,270||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34344)||2000 QP229|| align=right|13,6|| align=right|3,124|| align=right|0,229|| align=right|13,31|| align=right|5,521||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34345)||2000 RY|| align=right|15,1|| align=right|2,605|| align=right|0,160|| align=right|2,28|| align=right|4,203||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34346)||2000 RJ1|| align=right|15,1|| align=right|2,654|| align=right|0,050|| align=right|0,77|| align=right|4,324||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34347)||2000 RN1|| align=right|14,3|| align=right|2,539|| align=right|0,090|| align=right|13,00|| align=right|4,044||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34348)||2000 RF3|| align=right|13,2|| align=right|2,576|| align=right|0,101|| align=right|13,64|| align=right|4,134||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34349)||2000 RQ7|| align=right|13,6|| align=right|3,086|| align=right|0,119|| align=right|6,05|| align=right|5,421||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34350)||2000 RW7|| align=right|13,5|| align=right|3,165|| align=right|0,023|| align=right|9,84|| align=right|5,630||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34351) Decatur||2000 RZ8|| align=right|14,5|| align=right|2,945|| align=right|0,076|| align=right|1,31|| align=right|5,053||MBA||3. září 2000||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(34352)||2000 RJ13|| align=right|13,7|| align=right|3,158|| align=right|0,133|| align=right|4,38|| align=right|5,611||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34353)||2000 RX17|| align=right|13,8|| align=right|2,434|| align=right|0,111|| align=right|5,47|| align=right|3,796||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34354)||2000 RL18|| align=right|14,8|| align=right|2,380|| align=right|0,106|| align=right|5,25|| align=right|3,671||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34355)||2000 RB20|| align=right|15,1|| align=right|2,735|| align=right|0,059|| align=right|4,02|| align=right|4,524||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34356)||2000 RR20|| align=right|15,1|| align=right|2,660|| align=right|0,127|| align=right|7,10|| align=right|4,338||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34357)||2000 RO21|| align=right|14,7|| align=right|3,063|| align=right|0,016|| align=right|8,63|| align=right|5,360||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34358)||2000 RV22|| align=right|13,4|| align=right|3,083|| align=right|0,079|| align=right|10,06|| align=right|5,413||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34359)||2000 RN26|| align=right|13,8|| align=right|3,162|| align=right|0,048|| align=right|8,72|| align=right|5,622||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34360)||2000 RS28|| align=right|14,2|| align=right|3,055|| align=right|0,047|| align=right|10,38|| align=right|5,339||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34361)||2000 RT28|| align=right|13,7|| align=right|3,130|| align=right|0,054|| align=right|11,87|| align=right|5,536||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34362)||2000 RK30|| align=right|13,3|| align=right|3,034|| align=right|0,093|| align=right|8,40|| align=right|5,284||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34363)||2000 RT30|| align=right|15,4|| align=right|2,342|| align=right|0,093|| align=right|7,96|| align=right|3,584||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34364)||2000 RZ30|| align=right|14,1|| align=right|3,171|| align=right|0,045|| align=right|7,90|| align=right|5,647||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34365)||2000 RS34|| align=right|15,6|| align=right|2,561|| align=right|0,127|| align=right|3,91|| align=right|4,098||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34366) Rosavestal||2000 RP36|| align=right|13,9|| align=right|2,701|| align=right|0,113|| align=right|8,16|| align=right|4,439||MBA||4. září 2000||Palmer Divide||B. D. Warner
|-
|(34367)||2000 RQ40|| align=right|14,8|| align=right|2,585|| align=right|0,200|| align=right|8,25|| align=right|4,155||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34368)||2000 RA41|| align=right|13,1|| align=right|3,229|| align=right|0,048|| align=right|13,21|| align=right|5,802||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34369)||2000 RA42|| align=right|12,8|| align=right|3,046|| align=right|0,084|| align=right|8,86|| align=right|5,315||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34370)||2000 RY42|| align=right|13,9|| align=right|2,992|| align=right|0,080|| align=right|10,07|| align=right|5,175||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34371)||2000 RC43|| align=right|12,5|| align=right|3,105|| align=right|0,191|| align=right|10,37|| align=right|5,470||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34372)||2000 RS44|| align=right|14,3|| align=right|2,587|| align=right|0,113|| align=right|8,05|| align=right|4,161||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34373)||2000 RT44|| align=right|12,8|| align=right|2,541|| align=right|0,171|| align=right|11,21|| align=right|4,051||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34374)||2000 RP48|| align=right|13,9|| align=right|3,013|| align=right|0,119|| align=right|10,71|| align=right|5,229||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34375)||2000 RP49|| align=right|13,4|| align=right|2,853|| align=right|0,128|| align=right|16,42|| align=right|4,818||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34376)||2000 RO54|| align=right|13,4|| align=right|2,998|| align=right|0,112|| align=right|9,58|| align=right|5,191||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34377)||2000 RQ54|| align=right|13,6|| align=right|2,596|| align=right|0,128|| align=right|11,78|| align=right|4,182||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34378)||2000 RV54|| align=right|13,3|| align=right|2,989|| align=right|0,098|| align=right|9,54|| align=right|5,167||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34379)||2000 RU55|| align=right|14,6|| align=right|2,751|| align=right|0,133|| align=right|8,39|| align=right|4,563||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34380)||2000 RV55|| align=right|15,4|| align=right|2,657|| align=right|0,104|| align=right|2,25|| align=right|4,329||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34381)||2000 RW55|| align=right|14,0|| align=right|3,187|| align=right|0,038|| align=right|12,67|| align=right|5,689||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34382)||2000 RG56|| align=right|14,0|| align=right|2,629|| align=right|0,070|| align=right|7,43|| align=right|4,262||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34383)||2000 RH56|| align=right|14,0|| align=right|3,019|| align=right|0,084|| align=right|9,06|| align=right|5,245||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34384)||2000 RW61|| align=right|13,3|| align=right|3,028|| align=right|0,094|| align=right|9,80|| align=right|5,268||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34385)||2000 RE62|| align=right|13,7|| align=right|2,660|| align=right|0,217|| align=right|12,78|| align=right|4,337||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34386)||2000 RP62|| align=right|14,2|| align=right|2,757|| align=right|0,204|| align=right|9,72|| align=right|4,576||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34387)||2000 RX62|| align=right|15,4|| align=right|2,252|| align=right|0,062|| align=right|4,43|| align=right|3,379||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34388)||2000 RE63|| align=right|15,4|| align=right|2,271|| align=right|0,114|| align=right|6,94|| align=right|3,423||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34389)||2000 RJ65|| align=right|13,9|| align=right|3,139|| align=right|0,126|| align=right|2,41|| align=right|5,559||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34390)||2000 RJ66|| align=right|13,8|| align=right|2,570|| align=right|0,119|| align=right|13,19|| align=right|4,119||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34391)||2000 RX67|| align=right|14,7|| align=right|2,229|| align=right|0,185|| align=right|5,55|| align=right|3,327||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34392)||2000 RT68|| align=right|14,3|| align=right|2,393|| align=right|0,130|| align=right|1,39|| align=right|3,702||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34393)||2000 RL69|| align=right|14,3|| align=right|3,120|| align=right|0,138|| align=right|2,86|| align=right|5,511||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34394)||2000 RC70|| align=right|13,8|| align=right|2,984|| align=right|0,091|| align=right|10,21|| align=right|5,154||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34395)||2000 RS73|| align=right|14,0|| align=right|2,734|| align=right|0,116|| align=right|13,24|| align=right|4,519||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34396)||2000 RT74|| align=right|14,6|| align=right|3,241|| align=right|0,127|| align=right|5,73|| align=right|5,833||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34397)||2000 RJ76|| align=right|14,8|| align=right|2,937|| align=right|0,114|| align=right|3,00|| align=right|5,032||MBA||4. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34398) Terryschmidt||2000 RK78|| align=right|14,5|| align=right|2,707|| align=right|0,084|| align=right|4,34|| align=right|4,453||MBA||9. září 2000||Palmer Divide||B. D. Warner
|-
|(34399)||2000 RD79|| align=right|14,4|| align=right|2,678|| align=right|0,102|| align=right|9,67|| align=right|4,381||MBA||7. září 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(34400)||2000 RC81|| align=right|14,8|| align=right|2,783|| align=right|0,156|| align=right|7,35|| align=right|4,643||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34401)||2000 RS83|| align=right|14,8|| align=right|2,635|| align=right|0,084|| align=right|3,78|| align=right|4,277||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34402)||2000 RW84|| align=right|14,8|| align=right|2,395|| align=right|0,130|| align=right|3,34|| align=right|3,706||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34403)||2000 RP85|| align=right|14,8|| align=right|2,944|| align=right|0,105|| align=right|2,80|| align=right|5,051||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34404)||2000 RZ85|| align=right|15,2|| align=right|2,328|| align=right|0,092|| align=right|3,22|| align=right|3,552||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34405)||2000 RU86|| align=right|13,8|| align=right|2,620|| align=right|0,094|| align=right|8,21|| align=right|4,241||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34406)||2000 RD92|| align=right|15,3|| align=right|2,275|| align=right|0,157|| align=right|2,63|| align=right|3,432||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34407)||2000 RD93|| align=right|13,9|| align=right|2,588|| align=right|0,181|| align=right|6,68|| align=right|4,162||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34408)||2000 RX94|| align=right|14,3|| align=right|2,980|| align=right|0,106|| align=right|3,23|| align=right|5,144||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34409)||2000 RB95|| align=right|14,0|| align=right|2,966|| align=right|0,068|| align=right|9,67|| align=right|5,108||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34410)||2000 RT95|| align=right|14,2|| align=right|2,799|| align=right|0,076|| align=right|5,43|| align=right|4,681||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34411)||2000 RR96|| align=right|12,8|| align=right|3,483|| align=right|0,101|| align=right|8,85|| align=right|6,499||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34412)||2000 RG100|| align=right|14,3|| align=right|2,831|| align=right|0,047|| align=right|2,73|| align=right|4,762||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34413)||2000 RS101|| align=right|14,2|| align=right|3,003|| align=right|0,167|| align=right|11,48|| align=right|5,202||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34414)||2000 RQ103|| align=right|12,6|| align=right|3,086|| align=right|0,105|| align=right|14,80|| align=right|5,420||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34415)||2000 RV103|| align=right|14,3|| align=right|2,749|| align=right|0,044|| align=right|6,81|| align=right|4,558||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34416)||2000 RV104|| align=right|14,4|| align=right|2,626|| align=right|0,095|| align=right|10,83|| align=right|4,254||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34417)||2000 RE105|| align=right|14,1|| align=right|2,685|| align=right|0,147|| align=right|11,82|| align=right|4,398||MBA||7. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34418)||2000 SO3|| align=right|14,4|| align=right|2,273|| align=right|0,168|| align=right|7,41|| align=right|3,426||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34419) Corning||2000 SA7|| align=right|14,4|| align=right|2,554|| align=right|0,148|| align=right|4,65|| align=right|4,081||MBA||20. září 2000||Elmira||A. J. Cecce
|-
|(34420) Peterpau||2000 SC7|| align=right|13,4|| align=right|3,134|| align=right|0,154|| align=right|5,68|| align=right|5,548||MBA||23. září 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(34421)||2000 SA12|| align=right|13,5|| align=right|3,159|| align=right|0,123|| align=right|20,58|| align=right|5,615||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34422)||2000 SX14|| align=right|14,1|| align=right|2,551|| align=right|0,169|| align=right|14,43|| align=right|4,074||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34423)||2000 SF20|| align=right|14,5|| align=right|2,571|| align=right|0,160|| align=right|10,44|| align=right|4,122||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34424)||2000 SA21|| align=right|14,3|| align=right|3,001|| align=right|0,102|| align=right|9,45|| align=right|5,198||MBA||24. září 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(34425)||2000 SP22|| align=right|15,1|| align=right|2,289|| align=right|0,214|| align=right|8,06|| align=right|3,462||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34426)||2000 SS22|| align=right|13,8|| align=right|3,136|| align=right|0,130|| align=right|1,84|| align=right|5,552||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34427)||2000 SN23|| align=right|12,9|| align=right|3,056|| align=right|0,083|| align=right|12,32|| align=right|5,341||MBA||26. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(34428)||2000 SA27|| align=right|13,2|| align=right|3,236|| align=right|0,065|| align=right|21,94|| align=right|5,820||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34429)||2000 SC27|| align=right|15,0|| align=right|3,115|| align=right|0,064|| align=right|10,24|| align=right|5,497||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34430)||2000 SJ29|| align=right|14,7|| align=right|3,229|| align=right|0,116|| align=right|4,01|| align=right|5,803||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34431)||2000 SZ33|| align=right|15,1|| align=right|3,178|| align=right|0,163|| align=right|10,71|| align=right|5,665||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34432)||2000 SF36|| align=right|14,9|| align=right|2,949|| align=right|0,047|| align=right|3,45|| align=right|5,062||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34433)||2000 SE37|| align=right|14,9|| align=right|3,118|| align=right|0,113|| align=right|2,71|| align=right|5,505||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34434)||2000 SE39|| align=right|13,6|| align=right|2,736|| align=right|0,064|| align=right|6,39|| align=right|4,525||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34435)||2000 SR39|| align=right|14,8|| align=right|2,702|| align=right|0,121|| align=right|13,95|| align=right|4,441||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34436)||2000 SE40|| align=right|14,3|| align=right|2,974|| align=right|0,047|| align=right|10,78|| align=right|5,127||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34437)||2000 SF43|| align=right|14,5|| align=right|2,616|| align=right|0,088|| align=right|8,42|| align=right|4,230||MBA||26. září 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(34438)||2000 SV44|| align=right|13,7|| align=right|2,416|| align=right|0,087|| align=right|6,00|| align=right|3,756||MBA||26. září 2000||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(34439)||2000 SG45|| align=right|13,3|| align=right|3,022|| align=right|0,027|| align=right|11,01|| align=right|5,252||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34440)||2000 SV46|| align=right|12,5|| align=right|3,137|| align=right|0,197|| align=right|14,33|| align=right|5,554||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34441)||2000 SZ60|| align=right|15,0|| align=right|3,170|| align=right|0,141|| align=right|5,21|| align=right|5,644||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34442)||2000 SS64|| align=right|14,0|| align=right|2,388|| align=right|0,197|| align=right|5,36|| align=right|3,690||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34443)||2000 ST70|| align=right|15,3|| align=right|2,855|| align=right|0,066|| align=right|3,12|| align=right|4,822||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34444)||2000 SW73|| align=right|15,2|| align=right|2,393|| align=right|0,054|| align=right|6,90|| align=right|3,702||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34445)||2000 SX73|| align=right|14,5|| align=right|2,554|| align=right|0,133|| align=right|13,67|| align=right|4,082||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34446)||2000 SN74|| align=right|14,3|| align=right|2,358|| align=right|0,054|| align=right|7,26|| align=right|3,620||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34447)||2000 SU74|| align=right|14,1|| align=right|2,793|| align=right|0,040|| align=right|7,52|| align=right|4,667||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34448)||2000 SC78|| align=right|14,5|| align=right|3,067|| align=right|0,068|| align=right|10,88|| align=right|5,371||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34449)||2000 SJ79|| align=right|14,8|| align=right|3,217|| align=right|0,124|| align=right|2,19|| align=right|5,769||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34450)||2000 SZ80|| align=right|15,0|| align=right|2,350|| align=right|0,193|| align=right|3,79|| align=right|3,602||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34451)||2000 SY82|| align=right|15,3|| align=right|2,974|| align=right|0,091|| align=right|4,97|| align=right|5,127||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34452)||2000 SS83|| align=right|15,2|| align=right|2,724|| align=right|0,043|| align=right|4,25|| align=right|4,496||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34453)||2000 SG84|| align=right|15,2|| align=right|2,893|| align=right|0,054|| align=right|2,41|| align=right|4,921||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34454)||2000 SB86|| align=right|13,9|| align=right|2,714|| align=right|0,164|| align=right|7,57|| align=right|4,471||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34455)||2000 SW87|| align=right|13,8|| align=right|3,224|| align=right|0,089|| align=right|7,25|| align=right|5,789||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34456)||2000 SG88|| align=right|14,3|| align=right|2,736|| align=right|0,078|| align=right|8,80|| align=right|4,524||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34457)||2000 SW88|| align=right|15,0|| align=right|2,836|| align=right|0,048|| align=right|2,70|| align=right|4,776||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34458)||2000 ST90|| align=right|14,1|| align=right|2,355|| align=right|0,136|| align=right|23,99|| align=right|3,613||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34459)||2000 SC91|| align=right|12,7|| align=right|2,572|| align=right|0,120|| align=right|12,01|| align=right|4,125||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34460)||2000 SV91|| align=right|13,4|| align=right|3,201|| align=right|0,134|| align=right|16,05|| align=right|5,726||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34461)||2000 SC95|| align=right|13,8|| align=right|3,097|| align=right|0,010|| align=right|13,07|| align=right|5,449||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34462)||2000 SD95|| align=right|15,4|| align=right|2,248|| align=right|0,090|| align=right|4,12|| align=right|3,369||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34463)||2000 SB101|| align=right|13,6|| align=right|3,071|| align=right|0,194|| align=right|12,48|| align=right|5,381||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34464)||2000 SC101|| align=right|13,9|| align=right|3,212|| align=right|0,013|| align=right|10,81|| align=right|5,757||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34465)||2000 SD102|| align=right|15,2|| align=right|2,858|| align=right|0,073|| align=right|6,12|| align=right|4,831||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34466)||2000 SN105|| align=right|14,9|| align=right|3,022|| align=right|0,089|| align=right|2,25|| align=right|5,253||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34467)||2000 SC108|| align=right|14,4|| align=right|3,019|| align=right|0,018|| align=right|1,36|| align=right|5,245||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34468)||2000 SS109|| align=right|14,5|| align=right|2,555|| align=right|0,234|| align=right|2,81|| align=right|4,083||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34469)||2000 SM110|| align=right|15,0|| align=right|2,941|| align=right|0,089|| align=right|1,36|| align=right|5,044||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34470)||2000 SV113|| align=right|14,1|| align=right|3,076|| align=right|0,053|| align=right|9,04|| align=right|5,394||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34471)||2000 SE115|| align=right|14,2|| align=right|2,865|| align=right|0,122|| align=right|2,05|| align=right|4,849||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34472)||2000 ST115|| align=right|14,6|| align=right|2,550|| align=right|0,116|| align=right|4,44|| align=right|4,072||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34473)||2000 SC116|| align=right|14,5|| align=right|2,788|| align=right|0,067|| align=right|3,91|| align=right|4,654||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34474)||2000 SJ116|| align=right|14,4|| align=right|2,893|| align=right|0,070|| align=right|3,07|| align=right|4,919||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34475)||2000 SC118|| align=right|14,8|| align=right|2,884|| align=right|0,081|| align=right|2,13|| align=right|4,898||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34476)||2000 SX118|| align=right|12,2|| align=right|3,058|| align=right|0,125|| align=right|11,64|| align=right|5,347||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34477)||2000 SJ120|| align=right|14,2|| align=right|3,084|| align=right|0,134|| align=right|2,13|| align=right|5,414||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34478)||2000 SR120|| align=right|15,1|| align=right|2,907|| align=right|0,030|| align=right|3,42|| align=right|4,955||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34479)||2000 ST120|| align=right|15,0|| align=right|2,877|| align=right|0,019|| align=right|3,08|| align=right|4,880||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34480)||2000 SW121|| align=right|13,3|| align=right|3,149|| align=right|0,128|| align=right|18,36|| align=right|5,588||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34481)||2000 SF122|| align=right|13,3|| align=right|3,143|| align=right|0,101|| align=right|11,56|| align=right|5,572||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34482)||2000 SX122|| align=right|14,6|| align=right|3,150|| align=right|0,072|| align=right|3,85|| align=right|5,590||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34483)||2000 SW123|| align=right|13,7|| align=right|3,187|| align=right|0,058|| align=right|10,28|| align=right|5,688||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34484)||2000 SR124|| align=right|14,6|| align=right|2,385|| align=right|0,162|| align=right|3,24|| align=right|3,682||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34485)||2000 SF128|| align=right|14,6|| align=right|2,925|| align=right|0,120|| align=right|6,24|| align=right|5,002||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34486)||2000 ST131|| align=right|14,1|| align=right|2,424|| align=right|0,263|| align=right|20,98|| align=right|3,774||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34487)||2000 SE133|| align=right|14,6|| align=right|2,392|| align=right|0,193|| align=right|10,39|| align=right|3,698||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34488)||2000 SO135|| align=right|14,6|| align=right|3,111|| align=right|0,080|| align=right|7,97|| align=right|5,485||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34489)||2000 SE136|| align=right|13,7|| align=right|3,095|| align=right|0,062|| align=right|9,77|| align=right|5,443||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34490)||2000 SO137|| align=right|14,2|| align=right|3,099|| align=right|0,174|| align=right|5,87|| align=right|5,454||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34491)||2000 SB138|| align=right|15,9|| align=right|2,224|| align=right|0,169|| align=right|5,37|| align=right|3,317||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34492)||2000 SP139|| align=right|14,6|| align=right|2,961|| align=right|0,076|| align=right|8,79|| align=right|5,095||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34493)||2000 SR139|| align=right|14,0|| align=right|3,068|| align=right|0,086|| align=right|8,53|| align=right|5,372||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34494)||2000 SE144|| align=right|14,7|| align=right|3,024|| align=right|0,123|| align=right|2,60|| align=right|5,259||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34495)||2000 SX146|| align=right|13,5|| align=right|3,073|| align=right|0,038|| align=right|9,57|| align=right|5,387||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34496)||2000 SF147|| align=right|14,8|| align=right|2,860|| align=right|0,035|| align=right|1,79|| align=right|4,835||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34497)||2000 SJ147|| align=right|15,2|| align=right|2,708|| align=right|0,104|| align=right|0,33|| align=right|4,457||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34498)||2000 SF149|| align=right|14,5|| align=right|2,794|| align=right|0,146|| align=right|1,96|| align=right|4,670||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34499)||2000 SL150|| align=right|14,3|| align=right|3,045|| align=right|0,131|| align=right|8,90|| align=right|5,314||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34500)||2000 SW154|| align=right|13,9|| align=right|3,221|| align=right|0,169|| align=right|1,47|| align=right|5,781||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34501)||2000 SC155|| align=right|13,3|| align=right|2,776|| align=right|0,119|| align=right|9,96|| align=right|4,625||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34502)||2000 SE157|| align=right|13,0|| align=right|2,554|| align=right|0,044|| align=right|14,16|| align=right|4,081||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34503)||2000 SJ157|| align=right|15,2|| align=right|2,794|| align=right|0,020|| align=right|1,27|| align=right|4,669||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34504)||2000 SJ158|| align=right|14,8|| align=right|2,881|| align=right|0,007|| align=right|3,09|| align=right|4,890||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34505)||2000 SR160|| align=right|14,5|| align=right|2,164|| align=right|0,147|| align=right|4,05|| align=right|3,182||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34506)||2000 SO172|| align=right|13,5|| align=right|2,445|| align=right|0,289|| align=right|21,51|| align=right|3,822||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34507)||2000 SE174|| align=right|14,4|| align=right|2,776|| align=right|0,126|| align=right|13,47|| align=right|4,625||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34508)||2000 SU174|| align=right|14,5|| align=right|2,793|| align=right|0,157|| align=right|10,69|| align=right|4,666||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34509)||2000 SH175|| align=right|15,1|| align=right|2,238|| align=right|0,091|| align=right|6,50|| align=right|3,348||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34510)||2000 SJ175|| align=right|14,2|| align=right|2,755|| align=right|0,078|| align=right|12,52|| align=right|4,571||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34511)||2000 SK175|| align=right|14,2|| align=right|2,263|| align=right|0,174|| align=right|6,38|| align=right|3,403||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34512)||2000 SE178|| align=right|13,3|| align=right|2,990|| align=right|0,070|| align=right|9,93|| align=right|5,169||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34513)||2000 SQ178|| align=right|13,0|| align=right|3,378|| align=right|0,046|| align=right|6,06|| align=right|6,206||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34514)||2000 SQ180|| align=right|14,3|| align=right|2,361|| align=right|0,247|| align=right|6,16|| align=right|3,627||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34515)||2000 SD182|| align=right|14,8|| align=right|2,788|| align=right|0,237|| align=right|9,10|| align=right|4,656||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34516)||2000 SF182|| align=right|14,6|| align=right|2,988|| align=right|0,108|| align=right|10,50|| align=right|5,163||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34517)||2000 SC185|| align=right|13,9|| align=right|2,962|| align=right|0,088|| align=right|11,73|| align=right|5,098||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34518)||2000 SD185|| align=right|13,6|| align=right|3,033|| align=right|0,076|| align=right|12,44|| align=right|5,280||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34519)||2000 SJ186|| align=right|14,7|| align=right|3,151|| align=right|0,133|| align=right|0,21|| align=right|5,594||MBA||21. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(34520)||2000 SC187|| align=right|13,5|| align=right|3,007|| align=right|0,063|| align=right|9,83|| align=right|5,213||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34521)||2000 SA191|| align=right|11,4|| align=right|5,113|| align=right|0,073|| align=right|17,48|| align=right|11,56||JUT||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34522)||2000 SH192|| align=right|15,3|| align=right|2,848|| align=right|0,107|| align=right|2,30|| align=right|4,806||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34523)||2000 SU194|| align=right|14,6|| align=right|3,069|| align=right|0,108|| align=right|1,38|| align=right|5,376||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34524)||2000 SZ195|| align=right|15,8|| align=right|2,771|| align=right|0,080|| align=right|0,29|| align=right|4,613||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34525)||2000 SQ205|| align=right|14,6|| align=right|2,407|| align=right|0,165|| align=right|2,43|| align=right|3,735||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34526)||2000 SY205|| align=right|13,3|| align=right|3,192|| align=right|0,152|| align=right|1,56|| align=right|5,703||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34527)||2000 SQ208|| align=right|15,4|| align=right|2,389|| align=right|0,131|| align=right|1,93|| align=right|3,693||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34528)||2000 SW211|| align=right|14,1|| align=right|3,016|| align=right|0,054|| align=right|10,82|| align=right|5,238||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34529)||2000 SD212|| align=right|13,6|| align=right|2,544|| align=right|0,078|| align=right|15,16|| align=right|4,058||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34530)||2000 ST212|| align=right|13,7|| align=right|2,961|| align=right|0,133|| align=right|11,71|| align=right|5,094||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34531)||2000 SY212|| align=right|13,8|| align=right|2,997|| align=right|0,033|| align=right|9,93|| align=right|5,187||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34532)||2000 SO213|| align=right|12,3|| align=right|3,134|| align=right|0,215|| align=right|12,00|| align=right|5,546||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34533)||2000 SS213|| align=right|14,2|| align=right|3,056|| align=right|0,090|| align=right|10,67|| align=right|5,341||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34534)||2000 SL216|| align=right|14,9|| align=right|2,417|| align=right|0,070|| align=right|7,46|| align=right|3,758||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34535)||2000 SR220|| align=right|14,1|| align=right|2,663|| align=right|0,040|| align=right|10,95|| align=right|4,344||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34536)||2000 SJ221|| align=right|14,0|| align=right|2,854|| align=right|0,116|| align=right|12,68|| align=right|4,822||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34537)||2000 SW221|| align=right|13,9|| align=right|2,980|| align=right|0,159|| align=right|13,06|| align=right|5,144||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34538)||2000 SA222|| align=right|13,8|| align=right|3,120|| align=right|0,103|| align=right|12,70|| align=right|5,511||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34539)||2000 SL223|| align=right|15,6|| align=right|2,726|| align=right|0,018|| align=right|1,13|| align=right|4,500||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34540)||2000 SW225|| align=right|13,6|| align=right|3,202|| align=right|0,033|| align=right|8,39|| align=right|5,728||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34541)||2000 SB228|| align=right|15,1|| align=right|3,001|| align=right|0,033|| align=right|3,50|| align=right|5,198||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34542)||2000 SC228|| align=right|14,2|| align=right|3,208|| align=right|0,075|| align=right|10,15|| align=right|5,746||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34543)||2000 SM229|| align=right|15,1|| align=right|2,941|| align=right|0,051|| align=right|1,11|| align=right|5,042||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34544)||2000 SP233|| align=right|15,4|| align=right|2,251|| align=right|0,108|| align=right|7,32|| align=right|3,377||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34545)||2000 SB234|| align=right|15,2|| align=right|2,442|| align=right|0,104|| align=right|7,26|| align=right|3,814||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34546)||2000 SG234|| align=right|14,1|| align=right|2,345|| align=right|0,262|| align=right|6,86|| align=right|3,591||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34547)||2000 SH234|| align=right|13,6|| align=right|3,063|| align=right|0,132|| align=right|8,86|| align=right|5,359||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34548)||2000 SY237|| align=right|14,0|| align=right|2,419|| align=right|0,264|| align=right|10,80|| align=right|3,762||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34549)||2000 SA238|| align=right|13,8|| align=right|2,964|| align=right|0,031|| align=right|11,21|| align=right|5,101||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34550)||2000 SU238|| align=right|14,0|| align=right|3,075|| align=right|0,155|| align=right|7,85|| align=right|5,391||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34551)||2000 SJ242|| align=right|14,3|| align=right|2,631|| align=right|0,128|| align=right|8,91|| align=right|4,266||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34552)||2000 SV242|| align=right|15,0|| align=right|3,091|| align=right|0,104|| align=right|1,86|| align=right|5,433||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34553)||2000 SV246|| align=right|12,0|| align=right|5,267|| align=right|0,055|| align=right|14,95|| align=right|12,09||JUT||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34554)||2000 ST251|| align=right|14,7|| align=right|3,227|| align=right|0,148|| align=right|1,36|| align=right|5,796||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34555)||2000 SE262|| align=right|15,1|| align=right|3,107|| align=right|0,063|| align=right|3,16|| align=right|5,476||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34556)||2000 SX265|| align=right|13,6|| align=right|2,637|| align=right|0,052|| align=right|8,63|| align=right|4,282||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34557)||2000 SE270|| align=right|14,3|| align=right|2,975|| align=right|0,124|| align=right|11,15|| align=right|5,130||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34558)||2000 SM270|| align=right|14,3|| align=right|2,980|| align=right|0,027|| align=right|9,55|| align=right|5,144||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34559)||2000 SN272|| align=right|15,2|| align=right|2,809|| align=right|0,033|| align=right|2,95|| align=right|4,706||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34560)||2000 SF280|| align=right|12,5|| align=right|2,999|| align=right|0,102|| align=right|9,72|| align=right|5,192||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34561)||2000 SQ285|| align=right|13,7|| align=right|3,173|| align=right|0,057|| align=right|9,25|| align=right|5,652||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34562)||2000 SW287|| align=right|13,0|| align=right|3,071|| align=right|0,148|| align=right|12,18|| align=right|5,380||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34563)||2000 SS290|| align=right|14,2|| align=right|2,632|| align=right|0,071|| align=right|13,87|| align=right|4,270||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34564)||2000 SN292|| align=right|13,9|| align=right|2,764|| align=right|0,174|| align=right|11,97|| align=right|4,595||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34565)||2000 SY292|| align=right|13,9|| align=right|2,946|| align=right|0,046|| align=right|11,76|| align=right|5,055||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34566)||2000 SE294|| align=right|13,0|| align=right|2,659|| align=right|0,138|| align=right|15,66|| align=right|4,335||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34567)||2000 SR297|| align=right|14,5|| align=right|3,061|| align=right|0,049|| align=right|8,40|| align=right|5,354||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34568)||2000 SP305|| align=right|13,5|| align=right|3,013|| align=right|0,117|| align=right|9,84|| align=right|5,229||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34569)||2000 ST306|| align=right|14,4|| align=right|2,798|| align=right|0,056|| align=right|5,27|| align=right|4,681||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34570)||2000 SZ307|| align=right|14,1|| align=right|2,754|| align=right|0,167|| align=right|8,38|| align=right|4,570||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34571)||2000 SA308|| align=right|14,6|| align=right|2,464|| align=right|0,155|| align=right|7,08|| align=right|3,867||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34572)||2000 SY310|| align=right|12,7|| align=right|2,542|| align=right|0,079|| align=right|14,18|| align=right|4,052||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34573)||2000 SG316|| align=right|13,6|| align=right|3,164|| align=right|0,100|| align=right|15,61|| align=right|5,627||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34574)||2000 SW319|| align=right|14,0|| align=right|3,099|| align=right|0,098|| align=right|8,56|| align=right|5,453||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34575)||2000 SH327|| align=right|13,8|| align=right|2,677|| align=right|0,215|| align=right|13,60|| align=right|4,380||MBA||29. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34576)||2000 SA329|| align=right|14,5|| align=right|2,906|| align=right|0,084|| align=right|7,04|| align=right|4,952||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34577)||2000 SP336|| align=right|14,6|| align=right|2,550|| align=right|0,139|| align=right|4,36|| align=right|4,070||MBA||26. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34578)||2000 SL338|| align=right|14,3|| align=right|3,050|| align=right|0,046|| align=right|17,25|| align=right|5,327||MBA||25. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34579)||2000 SR339|| align=right|14,7|| align=right|2,855|| align=right|0,124|| align=right|14,92|| align=right|4,824||MBA||25. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(34580)||2000 SA343|| align=right|14,9|| align=right|2,945|| align=right|0,052|| align=right|2,02|| align=right|5,053||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34581)||2000 SC348|| align=right|13,8|| align=right|3,387|| align=right|0,097|| align=right|16,42|| align=right|6,233||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34582)||2000 SH348|| align=right|14,9|| align=right|2,608|| align=right|0,120|| align=right|14,26|| align=right|4,210||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34583)||2000 SN351|| align=right|14,5|| align=right|2,701|| align=right|0,157|| align=right|14,65|| align=right|4,439||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34584)||2000 SX351|| align=right|14,3|| align=right|2,691|| align=right|0,125|| align=right|14,32|| align=right|4,413||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34585)||2000 SJ352|| align=right|15,1|| align=right|2,360|| align=right|0,149|| align=right|7,63|| align=right|3,626||MBA||30. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34586)||2000 SK352|| align=right|13,8|| align=right|2,997|| align=right|0,046|| align=right|11,54|| align=right|5,186||MBA||30. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34587)||2000 SA357|| align=right|14,4|| align=right|2,478|| align=right|0,201|| align=right|7,34|| align=right|3,900||MBA||28. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34588)||2000 TL|| align=right|13,6|| align=right|2,581|| align=right|0,171|| align=right|11,81|| align=right|4,145||MBA||2. října 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(34589)||2000 TO2|| align=right|15,5|| align=right|2,717|| align=right|0,026|| align=right|3,79|| align=right|4,477||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34590)||2000 TS2|| align=right|15,1|| align=right|2,816|| align=right|0,102|| align=right|12,13|| align=right|4,724||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34591)||2000 TB15|| align=right|14,7|| align=right|3,154|| align=right|0,122|| align=right|1,33|| align=right|5,601||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34592)||2000 TM17|| align=right|15,1|| align=right|3,082|| align=right|0,102|| align=right|2,15|| align=right|5,410||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34593)||2000 TD19|| align=right|13,3|| align=right|3,011|| align=right|0,108|| align=right|11,51|| align=right|5,223||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34594)||2000 TP24|| align=right|14,6|| align=right|2,992|| align=right|0,077|| align=right|4,26|| align=right|5,174||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34595)||2000 TR29|| align=right|13,9|| align=right|2,391|| align=right|0,302|| align=right|19,68|| align=right|3,695||MBA||4. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34596)||2000 TB34|| align=right|14,5|| align=right|2,670|| align=right|0,170|| align=right|11,78|| align=right|4,362||MBA||4. října 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(34597)||2000 TO36|| align=right|14,4|| align=right|2,885|| align=right|0,020|| align=right|3,33|| align=right|4,900||MBA||6. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34598)||2000 TC38|| align=right|14,7|| align=right|2,874|| align=right|0,026|| align=right|12,63|| align=right|4,871||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34599)||2000 TV39|| align=right|15,2|| align=right|2,778|| align=right|0,086|| align=right|7,34|| align=right|4,629||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34600)||2000 TY39|| align=right|14,2|| align=right|3,047|| align=right|0,080|| align=right|15,66|| align=right|5,318||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34601)||2000 TR51|| align=right|14,5|| align=right|2,970|| align=right|0,081|| align=right|11,93|| align=right|5,117||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34602)||2000 TO57|| align=right|13,9|| align=right|3,021|| align=right|0,076|| align=right|11,57|| align=right|5,251||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34603)||2000 TS60|| align=right|13,5|| align=right|3,132|| align=right|0,172|| align=right|14,04|| align=right|5,541||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34604)||2000 TW60|| align=right|14,2|| align=right|2,687|| align=right|0,064|| align=right|13,71|| align=right|4,405||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34605)||2000 US|| align=right|14,2|| align=right|2,717|| align=right|0,111|| align=right|10,11|| align=right|4,477||MBA||21. října 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(34606)||2000 UT|| align=right|14,8|| align=right|2,676|| align=right|0,034|| align=right|3,02|| align=right|4,377||MBA||21. října 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(34607)||2000 UD3|| align=right|13,6|| align=right|2,995|| align=right|0,117|| align=right|11,31|| align=right|5,181||MBA||24. října 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(34608)||2000 UW7|| align=right|14,4|| align=right|3,054|| align=right|0,072|| align=right|10,13|| align=right|5,335||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34609)||2000 UK8|| align=right|13,7|| align=right|3,039|| align=right|0,050|| align=right|11,52|| align=right|5,298||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34610)||2000 UV9|| align=right|13,8|| align=right|3,067|| align=right|0,055|| align=right|10,53|| align=right|5,371||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34611) Nacogdoches||2000 UF11|| align=right|14,1|| align=right|3,174|| align=right|0,114|| align=right|1,92|| align=right|5,655||MBA||25. října 2000||Nacogdoches||W. D. Bruton; R. M. Williams
|-
|(34612)||2000 UN13|| align=right|13,7|| align=right|3,195|| align=right|0,137|| align=right|4,80|| align=right|5,711||MBA||23. října 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(34613)||2000 UR13|| align=right|16,6|| align=right|2,069|| align=right|0,389|| align=right|6,18|| align=right|2,975||AMR||27. října 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(34614)||2000 UF19|| align=right|14,7|| align=right|2,700|| align=right|0,152|| align=right|14,23|| align=right|4,437||MBA||29. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34615)||2000 UQ27|| align=right|13,3|| align=right|2,786|| align=right|0,125|| align=right|10,58|| align=right|4,650||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34616)||2000 UO38|| align=right|15,1|| align=right|2,989|| align=right|0,130|| align=right|3,71|| align=right|5,168||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34617)||2000 UU48|| align=right|13,9|| align=right|3,083|| align=right|0,062|| align=right|10,46|| align=right|5,413||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34618)||2000 UX49|| align=right|13,7|| align=right|3,131|| align=right|0,156|| align=right|18,23|| align=right|5,540||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34619)||2000 UX53|| align=right|14,2|| align=right|2,974|| align=right|0,043|| align=right|9,97|| align=right|5,129||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34620)||2000 UX54|| align=right|14,5|| align=right|2,753|| align=right|0,167|| align=right|6,31|| align=right|4,567||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34621)||2000 UR55|| align=right|13,8|| align=right|2,994|| align=right|0,087|| align=right|9,70|| align=right|5,180||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34622)||2000 UK58|| align=right|13,8|| align=right|2,971|| align=right|0,054|| align=right|7,64|| align=right|5,120||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34623)||2000 US59|| align=right|13,9|| align=right|3,043|| align=right|0,088|| align=right|11,19|| align=right|5,308||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34624)||2000 UB62|| align=right|14,0|| align=right|2,989|| align=right|0,029|| align=right|9,31|| align=right|5,167||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34625)||2000 UT68|| align=right|14,5|| align=right|2,933|| align=right|0,019|| align=right|7,82|| align=right|5,023||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34626)||2000 UN69|| align=right|13,4|| align=right|3,062|| align=right|0,037|| align=right|9,99|| align=right|5,357||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34627)||2000 UW95|| align=right|13,5|| align=right|3,187|| align=right|0,140|| align=right|6,07|| align=right|5,689||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34628)||2000 UA99|| align=right|14,2|| align=right|2,974|| align=right|0,051|| align=right|8,51|| align=right|5,127||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34629)||2000 UK107|| align=right|14,5|| align=right|2,968|| align=right|0,065|| align=right|12,14|| align=right|5,111||MBA||30. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34630)||2000 UX107|| align=right|14,1|| align=right|2,723|| align=right|0,093|| align=right|11,89|| align=right|4,492||MBA||30. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34631)||2000 UY107|| align=right|12,8|| align=right|3,121|| align=right|0,191|| align=right|10,24|| align=right|5,512||MBA||30. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34632)||2000 UY109|| align=right|14,1|| align=right|2,753|| align=right|0,175|| align=right|9,83|| align=right|4,567||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34633)||2000 VN11|| align=right|14,4|| align=right|2,699|| align=right|0,148|| align=right|8,60|| align=right|4,433||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34634)||2000 VQ17|| align=right|14,6|| align=right|2,762|| align=right|0,104|| align=right|8,46|| align=right|4,589||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34635)||2000 VH29|| align=right|13,5|| align=right|3,170|| align=right|0,095|| align=right|5,84|| align=right|5,644||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34636)||2000 VC39|| align=right|13,2|| align=right|3,113|| align=right|0,095|| align=right|14,86|| align=right|5,491||MBA||1. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(34637)||2000 VR41|| align=right|13,8|| align=right|3,014|| align=right|0,101|| align=right|3,65|| align=right|5,231||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34638)||2000 VV54|| align=right|13,3|| align=right|3,070|| align=right|0,254|| align=right|11,44|| align=right|5,377||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34639)||2000 WG1|| align=right|13,6|| align=right|2,577|| align=right|0,208|| align=right|15,25|| align=right|4,136||MBA||17. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34640)||2000 WN1|| align=right|14,5|| align=right|2,587|| align=right|0,131|| align=right|15,85|| align=right|4,160||MBA||17. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34641)||2000 WL2|| align=right|14,0|| align=right|3,093|| align=right|0,093|| align=right|11,55|| align=right|5,439||MBA||17. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34642)||2000 WN2|| align=right|10,3|| align=right|5,236|| align=right|0,097|| align=right|19,61|| align=right|11,98||JUT||18. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34643)||2000 WQ3|| align=right|14,1|| align=right|2,443|| align=right|0,167|| align=right|14,15|| align=right|3,819||MBA||18. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34644)||2000 WX13|| align=right|14,5|| align=right|2,405|| align=right|0,156|| align=right|3,80|| align=right|3,730||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34645)||2000 WT67|| align=right|13,8|| align=right|3,022|| align=right|0,122|| align=right|11,48|| align=right|5,252||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34646)||2000 WT95|| align=right|15,3|| align=right|2,790|| align=right|0,055|| align=right|0,44|| align=right|4,659||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34647)||2000 WV97|| align=right|14,3|| align=right|2,355|| align=right|0,159|| align=right|9,39|| align=right|3,614||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34648)||2000 WZ101|| align=right|13,8|| align=right|2,697|| align=right|0,064|| align=right|12,36|| align=right|4,429||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34649)||2000 WB103|| align=right|14,2|| align=right|3,370|| align=right|0,105|| align=right|8,89|| align=right|6,184||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34650)||2000 WK108|| align=right|15,7|| align=right|2,382|| align=right|0,074|| align=right|6,07|| align=right|3,675||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34651)||2000 WQ114|| align=right|14,4|| align=right|2,763|| align=right|0,068|| align=right|3,53|| align=right|4,591||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34652)||2000 WN136|| align=right|15,0|| align=right|2,561|| align=right|0,117|| align=right|5,59|| align=right|4,098||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34653)||2000 WJ144|| align=right|14,7|| align=right|2,650|| align=right|0,125|| align=right|13,05|| align=right|4,314||MBA||21. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34654)||2000 WF145|| align=right|14,1|| align=right|3,062|| align=right|0,091|| align=right|15,08|| align=right|5,357||MBA||22. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34655)||2000 WS151|| align=right|13,7|| align=right|3,195|| align=right|0,078|| align=right|20,56|| align=right|5,711||MBA||29. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34656)||2000 WL152|| align=right|14,0|| align=right|2,588|| align=right|0,164|| align=right|12,37|| align=right|4,162||MBA||28. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34657)||2000 WG154|| align=right|14,0|| align=right|3,085|| align=right|0,053|| align=right|10,40|| align=right|5,418||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34658)||2000 WS158|| align=right|13,9|| align=right|2,659|| align=right|0,178|| align=right|12,62|| align=right|4,336||MBA||30. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34659)||2000 WS159|| align=right|14,2|| align=right|3,103|| align=right|0,119|| align=right|2,76|| align=right|5,467||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34660)||2000 WB162|| align=right|13,7|| align=right|3,130|| align=right|0,059|| align=right|16,86|| align=right|5,537||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34661)||2000 WQ165|| align=right|13,7|| align=right|3,076|| align=right|0,079|| align=right|10,85|| align=right|5,395||MBA||23. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34662)||2000 WA172|| align=right|15,3|| align=right|2,551|| align=right|0,078|| align=right|14,79|| align=right|4,073||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34663)||2000 WT173|| align=right|13,4|| align=right|3,008|| align=right|0,077|| align=right|12,99|| align=right|5,216||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34664)||2000 WW182|| align=right|14,1|| align=right|2,595|| align=right|0,042|| align=right|15,96|| align=right|4,180||MBA||18. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34665)||2000 WW184|| align=right|14,0|| align=right|2,616|| align=right|0,186|| align=right|14,69|| align=right|4,229||MBA||29. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34666) Bohyunsan||2000 XA14|| align=right|15,1|| align=right|3,186|| align=right|0,138|| align=right|0,52|| align=right|5,686||MBA||4. prosince 2000||Bohyunsan||Y.-B. Jeon; B.-C. Lee
|-
|(34667)||2000 XJ19|| align=right|13,3|| align=right|3,171|| align=right|0,178|| align=right|17,85|| align=right|5,647||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34668)||2000 XW39|| align=right|12,5|| align=right|3,176|| align=right|0,098|| align=right|19,56|| align=right|5,660||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34669)||2000 YO5|| align=right|12,4|| align=right|3,052|| align=right|0,291|| align=right|24,30|| align=right|5,331||MBA||16. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34670)||2000 YL11|| align=right|12,4|| align=right|3,232|| align=right|0,069|| align=right|23,74|| align=right|5,810||MBA||19. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34671)||2000 YY18|| align=right|15,1|| align=right|2,358|| align=right|0,209|| align=right|2,57|| align=right|3,621||MBA||21. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34672)||2000 YU53|| align=right|13,8|| align=right|3,059|| align=right|0,039|| align=right|10,93|| align=right|5,350||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34673)||2000 YM70|| align=right|13,9|| align=right|3,078|| align=right|0,139|| align=right|11,85|| align=right|5,399||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34674)||2000 YE78|| align=right|13,1|| align=right|3,120|| align=right|0,223|| align=right|14,14|| align=right|5,512||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34675)||2000 YR115|| align=right|15,7|| align=right|2,463|| align=right|0,133|| align=right|3,89|| align=right|3,864||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34676)||2000 YF126|| align=right|14,2|| align=right|3,218|| align=right|0,143|| align=right|18,81|| align=right|5,772||MBA||29. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(34677)||2000 YB135|| align=right|14,2|| align=right|3,057|| align=right|0,129|| align=right|13,52|| align=right|5,344||MBA||17. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34678)||2001 AB29|| align=right|14,9|| align=right|2,470|| align=right|0,150|| align=right|4,32|| align=right|3,882||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34679)||2001 BH17|| align=right|14,4|| align=right|2,592|| align=right|0,190|| align=right|10,67|| align=right|4,173||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34680)||2001 BR21|| align=right|15,0|| align=right|2,757|| align=right|0,037|| align=right|4,95|| align=right|4,576||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34681)||2001 BB22|| align=right|15,9|| align=right|2,315|| align=right|0,051|| align=right|5,06|| align=right|3,521||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34682)||2001 BM42|| align=right|13,9|| align=right|2,624|| align=right|0,123|| align=right|12,40|| align=right|4,250||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34683)||2001 CM11|| align=right|15,2|| align=right|2,532|| align=right|0,189|| align=right|14,41|| align=right|4,027||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34684)||2001 CJ28|| align=right|11,3|| align=right|5,231|| align=right|0,126|| align=right|21,21|| align=right|11,97||JUT||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34685)||2001 EE12|| align=right|14,6|| align=right|2,544|| align=right|0,148|| align=right|13,35|| align=right|4,058||MBA||3. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34686)||2001 FA40|| align=right|14,9|| align=right|2,694|| align=right|0,250|| align=right|15,29|| align=right|4,421||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34687)||2001 FU74|| align=right|14,7|| align=right|2,526|| align=right|0,180|| align=right|9,09|| align=right|4,015||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34688)||2001 FG119|| align=right|14,8|| align=right|2,370|| align=right|0,164|| align=right|9,88|| align=right|3,648||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(34689)||2001 FY147|| align=right|14,3|| align=right|2,618|| align=right|0,256|| align=right|13,12|| align=right|4,236||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34690)||2001 FH161|| align=right|13,9|| align=right|3,077|| align=right|0,062|| align=right|10,53|| align=right|5,396||MBA||29. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(34691)||2001 KV58|| align=right|13,8|| align=right|3,112|| align=right|0,110|| align=right|15,33|| align=right|5,488||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34692)||2001 KE61|| align=right|15,0|| align=right|2,306|| align=right|0,255|| align=right|7,17|| align=right|3,502||MBA||17. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(34693)||2001 LW14|| align=right|15,3|| align=right|2,606|| align=right|0,277|| align=right|4,81|| align=right|4,206||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34694)||2001 MK18|| align=right|15,4|| align=right|2,377|| align=right|0,296|| align=right|3,58|| align=right|3,663||MBA||23. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(34695)||2001 NY21|| align=right|15,5|| align=right|2,356|| align=right|0,176|| align=right|2,98|| align=right|3,616||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(34696) Risoldi||2001 OV12|| align=right|13,8|| align=right|2,537|| align=right|0,132|| align=right|13,38|| align=right|4,040||MBA||21. července 2001||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(34697)||2001 OS14|| align=right|13,7|| align=right|2,747|| align=right|0,033|| align=right|11,45|| align=right|4,553||MBA||20. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34698)||2001 OD22|| align=right|12,1|| align=right|3,177|| align=right|0,068|| align=right|23,22|| align=right|5,662||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34699)||2001 OQ25|| align=right|14,8|| align=right|2,998|| align=right|0,102|| align=right|10,97|| align=right|5,191||MBA||18. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(34700)||2001 OE45|| align=right|11,8|| align=right|3,103|| align=right|0,087|| align=right|11,79|| align=right|5,465||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34701)||2001 OZ57|| align=right|14,0|| align=right|2,607|| align=right|0,126|| align=right|3,38|| align=right|4,209||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(34702)||2001 OW62|| align=right|13,6|| align=right|2,345|| align=right|0,055|| align=right|6,72|| align=right|3,591||MBA||20. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34703)||2001 OZ67|| align=right|16,0|| align=right|2,384|| align=right|0,171|| align=right|1,98|| align=right|3,679||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34704)||2001 OS80|| align=right|12,4|| align=right|2,605|| align=right|0,136|| align=right|13,58|| align=right|4,203||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34705)||2001 OA81|| align=right|13,1|| align=right|2,594|| align=right|0,144|| align=right|13,14|| align=right|4,178||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34706)||2001 OP83|| align=right|14,7|| align=right|2,255|| align=right|0,382|| align=right|8,70|| align=right|3,385||MBA||27. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(34707)||2001 OU86|| align=right|14,5|| align=right|2,399|| align=right|0,226|| align=right|5,98|| align=right|3,714||MBA||28. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(34708)||2001 OG95|| align=right|13,3|| align=right|2,425|| align=right|0,237|| align=right|22,68|| align=right|3,776||MBA||29. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(34709)||2001 OW96|| align=right|14,5|| align=right|2,563|| align=right|0,101|| align=right|12,97|| align=right|4,102||MBA||25. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(34710)||2001 OS97|| align=right|13,7|| align=right|2,996|| align=right|0,129|| align=right|11,79|| align=right|5,185||MBA||25. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(34711)||2001 OV97|| align=right|12,5|| align=right|3,003|| align=right|0,042|| align=right|11,14|| align=right|5,202||MBA||25. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(34712)||2001 ON103|| align=right|12,5|| align=right|3,059|| align=right|0,133|| align=right|14,02|| align=right|5,349||MBA||29. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34713)||2001 OO103|| align=right|12,8|| align=right|2,802|| align=right|0,176|| align=right|7,98|| align=right|4,690||MBA||29. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34714)||2001 OB105|| align=right|14,4|| align=right|2,662|| align=right|0,106|| align=right|2,70|| align=right|4,341||MBA||28. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34715)||2001 PO12|| align=right|12,6|| align=right|2,981|| align=right|0,147|| align=right|16,42|| align=right|5,147||MBA||12. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(34716)||2001 PC14|| align=right|15,5|| align=right|2,531|| align=right|0,101|| align=right|2,17|| align=right|4,026||MBA||14. srpna 2001||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(34717)||2001 PD14|| align=right|15,0|| align=right|2,196|| align=right|0,146|| align=right|5,41|| align=right|3,253||MBA||14. srpna 2001||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(34718) Cantagalli||2001 PR28|| align=right|14,5|| align=right|3,220|| align=right|0,125|| align=right|6,15|| align=right|5,778||MBA||14. srpna 2001||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(34719)||2001 PW47|| align=right|12,4|| align=right|3,205|| align=right|0,087|| align=right|16,67|| align=right|5,736||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(34720)||2001 PH54|| align=right|15,5|| align=right|2,850|| align=right|0,059|| align=right|2,34|| align=right|4,811||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(34721)||2001 QH5|| align=right|14,1|| align=right|3,130|| align=right|0,228|| align=right|1,73|| align=right|5,538||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34722)||2001 QF9|| align=right|16,5|| align=right|2,375|| align=right|0,191|| align=right|2,05|| align=right|3,659||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34723)||2001 QV14|| align=right|13,4|| align=right|3,178|| align=right|0,093|| align=right|6,82|| align=right|5,664||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34724)||2001 QM18|| align=right|16,1|| align=right|2,229|| align=right|0,142|| align=right|3,04|| align=right|3,327||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34725)||2001 QJ19|| align=right|13,7|| align=right|2,734|| align=right|0,097|| align=right|3,97|| align=right|4,521||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34726)||2001 QA25|| align=right|12,0|| align=right|3,194|| align=right|0,099|| align=right|21,78|| align=right|5,708||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34727)||2001 QV28|| align=right|13,7|| align=right|3,186|| align=right|0,169|| align=right|1,13|| align=right|5,685||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34728)||2001 QM30|| align=right|13,3|| align=right|2,751|| align=right|0,056|| align=right|4,72|| align=right|4,561||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34729)||2001 QJ42|| align=right|14,9|| align=right|2,901|| align=right|0,066|| align=right|1,27|| align=right|4,939||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34730)||2001 QO45|| align=right|15,8|| align=right|3,203|| align=right|0,173|| align=right|1,85|| align=right|5,732||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34731)||2001 QU47|| align=right|15,5|| align=right|2,783|| align=right|0,087|| align=right|7,70|| align=right|4,643||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34732)||2001 QD48|| align=right|16,7|| align=right|2,416|| align=right|0,100|| align=right|0,93|| align=right|3,754||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34733)||2001 QY52|| align=right|15,7|| align=right|2,370|| align=right|0,213|| align=right|2,83|| align=right|3,647||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34734)||2001 QS64|| align=right|14,3|| align=right|3,072|| align=right|0,228|| align=right|2,82|| align=right|5,384||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34735)||2001 QA69|| align=right|13,8|| align=right|3,124|| align=right|0,196|| align=right|5,16|| align=right|5,521||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34736)||2001 QG69|| align=right|13,3|| align=right|3,162|| align=right|0,146|| align=right|10,83|| align=right|5,621||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34737)||2001 QC71|| align=right|14,6|| align=right|2,277|| align=right|0,111|| align=right|7,05|| align=right|3,436||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34738) Hulbert||2001 QV71|| align=right|15,7|| align=right|2,169|| align=right|0,163|| align=right|1,23|| align=right|3,193||MBA||20. srpna 2001||Terre Haute||C. Wolfe
|-
|(34739)||2001 QO75|| align=right|14,2|| align=right|3,142|| align=right|0,187|| align=right|0,56|| align=right|5,568||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34740)||2001 QJ77|| align=right|14,1|| align=right|2,689|| align=right|0,114|| align=right|3,32|| align=right|4,408||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34741)||2001 QM77|| align=right|14,4|| align=right|2,446|| align=right|0,197|| align=right|3,30|| align=right|3,825||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34742)||2001 QD79|| align=right|14,5|| align=right|2,633|| align=right|0,156|| align=right|10,61|| align=right|4,271||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34743)||2001 QE80|| align=right|14,3|| align=right|3,091|| align=right|0,176|| align=right|0,69|| align=right|5,432||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34744)||2001 QS86|| align=right|13,3|| align=right|2,587|| align=right|0,136|| align=right|14,66|| align=right|4,160||MBA||16. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(34745)||2001 QV90|| align=right|15,2|| align=right|1,902|| align=right|0,103|| align=right|21,88|| align=right|2,623||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34746)||2001 QE91|| align=right|9,2|| align=right|5,196|| align=right|0,038|| align=right|27,39|| align=right|11,85||JUT||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34747)||2001 QC92|| align=right|12,7|| align=right|3,203|| align=right|0,142|| align=right|7,46|| align=right|5,730||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34748)||2001 QN93|| align=right|13,1|| align=right|3,167|| align=right|0,018|| align=right|22,52|| align=right|5,634||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34749)||2001 QU93|| align=right|13,4|| align=right|3,176|| align=right|0,137|| align=right|5,19|| align=right|5,660||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34750)||2001 QB97|| align=right|13,6|| align=right|3,373|| align=right|0,097|| align=right|10,82|| align=right|6,194||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34751)||2001 QO100|| align=right|13,4|| align=right|2,314|| align=right|0,174|| align=right|24,31|| align=right|3,518||MBA||22. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(34752)||2001 QU105|| align=right|15,1|| align=right|2,268|| align=right|0,101|| align=right|2,95|| align=right|3,415||MBA||23. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34753) Zdeněkmatyáš||2001 QU110|| align=right|16,5|| align=right|2,185|| align=right|0,121|| align=right|4,82|| align=right|3,230||MBA||24. srpna 2001||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(34754)||2001 QG111|| align=right|13,7|| align=right|2,556|| align=right|0,165|| align=right|7,75|| align=right|4,085||MBA||25. srpna 2001||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(34755)||2001 QW120|| align=right|14,3|| align=right|2,316|| align=right|0,327|| align=right|22,09|| align=right|3,523||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34756)||2001 QL139|| align=right|14,6|| align=right|2,751|| align=right|0,246|| align=right|9,47|| align=right|4,562||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34757)||2001 QX139|| align=right|13,6|| align=right|2,668|| align=right|0,188|| align=right|10,91|| align=right|4,358||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34758)||2001 QH148|| align=right|13,6|| align=right|2,630|| align=right|0,121|| align=right|12,79|| align=right|4,265||MBA||20. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(34759)||2001 QL151|| align=right|14,3|| align=right|2,716|| align=right|0,428|| align=right|28,17|| align=right|4,476||MBA||23. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34760)||2001 QR152|| align=right|14,1|| align=right|2,775|| align=right|0,092|| align=right|2,96|| align=right|4,622||MBA||26. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(34761)||2001 QM179|| align=right|14,9|| align=right|2,304|| align=right|0,117|| align=right|5,99|| align=right|3,497||MBA||28. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(34762)||2001 QP180|| align=right|16,0|| align=right|2,341|| align=right|0,216|| align=right|3,12|| align=right|3,581||MBA||25. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(34763)||2001 QV189|| align=right|14,3|| align=right|2,615|| align=right|0,068|| align=right|13,56|| align=right|4,227||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34764)||2001 QZ197|| align=right|14,1|| align=right|2,932|| align=right|0,069|| align=right|11,58|| align=right|5,020||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34765)||2001 QG199|| align=right|13,9|| align=right|2,769|| align=right|0,078|| align=right|4,52|| align=right|4,606||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34766)||2001 QP200|| align=right|14,7|| align=right|2,288|| align=right|0,142|| align=right|2,96|| align=right|3,460||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34767)||2001 QV201|| align=right|12,7|| align=right|2,775|| align=right|0,174|| align=right|9,91|| align=right|4,622||MBA||22. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(34768)||2001 QK221|| align=right|14,7|| align=right|2,322|| align=right|0,208|| align=right|6,51|| align=right|3,537||MBA||24. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(34769)||2001 QB236|| align=right|15,2|| align=right|2,375|| align=right|0,148|| align=right|2,75|| align=right|3,660||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34770)||2001 QJ243|| align=right|14,9|| align=right|2,969|| align=right|0,082|| align=right|1,21|| align=right|5,116||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34771)||2001 QO252|| align=right|15,1|| align=right|2,449|| align=right|0,165|| align=right|3,05|| align=right|3,831||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34772)||2001 QU257|| align=right|15,5|| align=right|2,567|| align=right|0,148|| align=right|6,69|| align=right|4,113||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34773)||2001 QL260|| align=right|13,9|| align=right|3,042|| align=right|0,185|| align=right|9,05|| align=right|5,304||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34774)||2001 QX261|| align=right|13,2|| align=right|3,147|| align=right|0,061|| align=right|9,56|| align=right|5,583||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34775)||2001 QL263|| align=right|14,5|| align=right|3,218|| align=right|0,032|| align=right|8,74|| align=right|5,772||MBA||25. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34776)||2001 QC269|| align=right|15,2|| align=right|2,531|| align=right|0,272|| align=right|5,47|| align=right|4,025||MBA||20. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(34777)||2001 RH|| align=right|12,7|| align=right|2,860|| align=right|0,409|| align=right|34,31|| align=right|4,836||MBA||6. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34778)||2001 RV6|| align=right|15,0|| align=right|2,767|| align=right|0,146|| align=right|5,22|| align=right|4,601||MBA||10. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(34779)||2001 RW11|| align=right|15,0|| align=right|2,282|| align=right|0,082|| align=right|6,18|| align=right|3,446||MBA||10. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(34780)||2001 RB56|| align=right|15,3|| align=right|2,294|| align=right|0,097|| align=right|5,39|| align=right|3,474||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34781)||2001 RK63|| align=right|13,1|| align=right|3,176|| align=right|0,082|| align=right|22,82|| align=right|5,658||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34782)||2001 RV72|| align=right|13,7|| align=right|2,591|| align=right|0,129|| align=right|3,77|| align=right|4,169||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34783)||2001 RB75|| align=right|14,0|| align=right|3,191|| align=right|0,184|| align=right|0,24|| align=right|5,700||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34784)||2001 RS77|| align=right|14,8|| align=right|2,394|| align=right|0,149|| align=right|7,66|| align=right|3,704||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34785)||2001 RG87|| align=right|11,0|| align=right|5,181|| align=right|0,039|| align=right|20,28|| align=right|11,80||JUT||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34786)||2001 RS87|| align=right|14,3|| align=right|2,938|| align=right|0,092|| align=right|0,98|| align=right|5,036||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34787)||2001 RG109|| align=right|16,1|| align=right|2,352|| align=right|0,163|| align=right|2,46|| align=right|3,608||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34788)||2001 RE114|| align=right|15,1|| align=right|2,404|| align=right|0,141|| align=right|9,93|| align=right|3,728||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34789)||2001 SC2|| align=right|15,6|| align=right|2,307|| align=right|0,150|| align=right|0,38|| align=right|3,504||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(34790)||2001 SA4|| align=right|13,4|| align=right|2,988|| align=right|0,101|| align=right|10,95|| align=right|5,163||MBA||16. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(34791)||2001 SU4|| align=right|14,8|| align=right|2,578|| align=right|0,113|| align=right|3,09|| align=right|4,138||MBA||18. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(34792)||2001 SE10|| align=right|15,3|| align=right|2,446|| align=right|0,123|| align=right|5,85|| align=right|3,825||MBA||20. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(34793)||2001 SO12|| align=right|14,0|| align=right|3,077|| align=right|0,151|| align=right|5,19|| align=right|5,397||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34794)||2001 SS25|| align=right|13,8|| align=right|3,092|| align=right|0,117|| align=right|1,33|| align=right|5,436||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34795)||2001 SB34|| align=right|13,8|| align=right|3,118|| align=right|0,117|| align=right|1,33|| align=right|5,504||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34796)||2001 SW35|| align=right|14,8|| align=right|3,052|| align=right|0,141|| align=right|3,73|| align=right|5,331||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34797)||2001 SK38|| align=right|15,1|| align=right|2,654|| align=right|0,068|| align=right|2,88|| align=right|4,322||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34798)||2001 SD45|| align=right|16,2|| align=right|2,236|| align=right|0,163|| align=right|5,85|| align=right|3,343||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34799)||2001 SQ48|| align=right|15,6|| align=right|2,526|| align=right|0,120|| align=right|5,08|| align=right|4,013||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34800)||2001 SD59|| align=right|15,0|| align=right|2,394|| align=right|0,163|| align=right|8,94|| align=right|3,703||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34801)||2001 SE61|| align=right|13,7|| align=right|3,254|| align=right|0,116|| align=right|1,72|| align=right|5,868||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34802)||2001 SP61|| align=right|15,1|| align=right|2,521|| align=right|0,089|| align=right|0,96|| align=right|4,002||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34803)||2001 SW63|| align=right|13,1|| align=right|3,197|| align=right|0,193|| align=right|1,50|| align=right|5,714||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34804)||2001 SP67|| align=right|14,8|| align=right|2,442|| align=right|0,091|| align=right|16,47|| align=right|3,817||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34805)||2001 SC69|| align=right|13,9|| align=right|3,010|| align=right|0,081|| align=right|9,73|| align=right|5,222||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34806)||2001 SJ69|| align=right|14,7|| align=right|2,276|| align=right|0,213|| align=right|5,70|| align=right|3,432||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34807)||2001 SQ72|| align=right|14,7|| align=right|2,278|| align=right|0,194|| align=right|25,49|| align=right|3,438||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34808)||2001 SY73|| align=right|14,3|| align=right|3,114|| align=right|0,048|| align=right|9,99|| align=right|5,494||MBA||19. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34809)||2001 SQ74|| align=right|13,7|| align=right|3,022|| align=right|0,069|| align=right|9,38|| align=right|5,252||MBA||19. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34810)||2001 SN108|| align=right|14,4|| align=right|2,979|| align=right|0,100|| align=right|10,05|| align=right|5,142||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34811)||2001 ST108|| align=right|15,0|| align=right|2,576|| align=right|0,111|| align=right|14,28|| align=right|4,134||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34812)||2001 SB109|| align=right|13,3|| align=right|2,616|| align=right|0,141|| align=right|13,22|| align=right|4,230||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34813)||2001 SS109|| align=right|13,6|| align=right|2,609|| align=right|0,145|| align=right|13,10|| align=right|4,213||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34814)||2001 ST109|| align=right|14,2|| align=right|2,698|| align=right|0,117|| align=right|9,19|| align=right|4,431||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34815)||2001 SQ113|| align=right|14,8|| align=right|2,598|| align=right|0,090|| align=right|5,09|| align=right|4,186||MBA||20. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(34816)||2001 ST113|| align=right|14,7|| align=right|2,769|| align=right|0,099|| align=right|5,35|| align=right|4,608||MBA||20. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(34817)||2001 SE116|| align=right|13,8|| align=right|1,879|| align=right|0,118|| align=right|22,23|| align=right|2,576||MBA||21. září 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(34818)||2001 SQ116|| align=right|13,4|| align=right|3,160|| align=right|0,139|| align=right|4,54|| align=right|5,618||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34819)||2001 SW119|| align=right|14,6|| align=right|2,704|| align=right|0,036|| align=right|4,28|| align=right|4,446||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34820)||2001 SC125|| align=right|16,0|| align=right|2,180|| align=right|0,173|| align=right|4,09|| align=right|3,217||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34821)||2001 SF129|| align=right|14,4|| align=right|2,768|| align=right|0,158|| align=right|7,17|| align=right|4,604||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34822)||2001 SO133|| align=right|14,2|| align=right|2,604|| align=right|0,160|| align=right|3,14|| align=right|4,203||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34823)||2001 SM155|| align=right|15,2|| align=right|2,324|| align=right|0,106|| align=right|6,13|| align=right|3,542||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34824)||2001 SY156|| align=right|13,0|| align=right|3,103|| align=right|0,183|| align=right|5,67|| align=right|5,464||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34825)||2001 SR161|| align=right|13,0|| align=right|3,061|| align=right|0,031|| align=right|8,50|| align=right|5,354||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34826)||2001 SK163|| align=right|16,2|| align=right|2,418|| align=right|0,230|| align=right|0,16|| align=right|3,758||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34827)||2001 SC165|| align=right|13,5|| align=right|2,907|| align=right|0,067|| align=right|1,40|| align=right|4,956||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34828)||2001 SO168|| align=right|14,2|| align=right|3,173|| align=right|0,135|| align=right|4,93|| align=right|5,652||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34829)||2001 SF198|| align=right|16,1|| align=right|2,264|| align=right|0,066|| align=right|7,30|| align=right|3,406||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34830)||2001 SQ227|| align=right|15,3|| align=right|3,152|| align=right|0,111|| align=right|7,14|| align=right|5,595||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34831)||2001 SA234|| align=right|15,8|| align=right|2,229|| align=right|0,097|| align=right|4,82|| align=right|3,326||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34832)||2001 SU234|| align=right|16,5|| align=right|2,515|| align=right|0,175|| align=right|2,08|| align=right|3,989||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34833)||2001 SF239|| align=right|15,3|| align=right|2,211|| align=right|0,218|| align=right|3,84|| align=right|3,287||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34834)||2001 SF243|| align=right|13,6|| align=right|3,401|| align=right|0,041|| align=right|15,25|| align=right|6,272||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34835)||2001 SZ249|| align=right|12,5|| align=right|5,357|| align=right|0,082|| align=right|3,53|| align=right|12,40||JUT||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34836)||2001 SE254|| align=right|15,0|| align=right|2,987|| align=right|0,053|| align=right|1,03|| align=right|5,161||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34837)||2001 SD262|| align=right|14,5|| align=right|2,252|| align=right|0,105|| align=right|5,52|| align=right|3,380||MBA||21. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34838)||2001 SK262|| align=right|13,6|| align=right|3,167|| align=right|0,086|| align=right|9,94|| align=right|5,634||MBA||21. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(34839)||2001 SL263|| align=right|12,5|| align=right|3,018|| align=right|0,111|| align=right|11,02|| align=right|5,242||MBA||25. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(34840)||2001 SB268|| align=right|14,5|| align=right|2,707|| align=right|0,055|| align=right|4,19|| align=right|4,454||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(34841)||2001 SE268|| align=right|15,8|| align=right|2,440|| align=right|0,056|| align=right|7,34|| align=right|3,811||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(34842)||2001 SU270|| align=right|14,4|| align=right|3,061|| align=right|0,239|| align=right|2,10|| align=right|5,353||MBA||16. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(34843)||2001 SZ276|| align=right|14,0|| align=right|2,751|| align=right|0,032|| align=right|5,20|| align=right|4,562||MBA||21. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(34844)||2001 SG277|| align=right|15,1|| align=right|2,358|| align=right|0,189|| align=right|2,78|| align=right|3,621||MBA||27. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34845)||2001 SN278|| align=right|13,8|| align=right|3,229|| align=right|0,127|| align=right|14,64|| align=right|5,803||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34846)||2001 SY281|| align=right|13,4|| align=right|3,169|| align=right|0,250|| align=right|25,80|| align=right|5,640||MBA||22. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34847)||2001 SJ286|| align=right|14,1|| align=right|2,584|| align=right|0,140|| align=right|14,06|| align=right|4,153||MBA||21. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(34848)||2001 SC288|| align=right|13,1|| align=right|3,243|| align=right|0,043|| align=right|22,89|| align=right|5,840||MBA||27. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(34849)||2001 SG288|| align=right|13,2|| align=right|2,626|| align=right|0,115|| align=right|14,16|| align=right|4,254||MBA||27. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(34850)||2001 TL8|| align=right|13,3|| align=right|3,363|| align=right|0,145|| align=right|10,20|| align=right|6,166||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34851)||2001 TT8|| align=right|15,1|| align=right|2,180|| align=right|0,073|| align=right|5,94|| align=right|3,218||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34852)||2001 TS12|| align=right|15,3|| align=right|2,292|| align=right|0,147|| align=right|3,42|| align=right|3,470||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34853)||2001 TK16|| align=right|13,4|| align=right|2,683|| align=right|0,166|| align=right|16,30|| align=right|4,393||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34854) Paquifrutos||2001 TP17|| align=right|13,1|| align=right|3,142|| align=right|0,201|| align=right|16,33|| align=right|5,568||MBA||13. října 2001||Pla D'Arguines||R. Ferrando
|-
|(34855)||2001 TT30|| align=right|15,3|| align=right|2,292|| align=right|0,154|| align=right|6,49|| align=right|3,470||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34856)||2001 TR32|| align=right|14,8|| align=right|2,382|| align=right|0,055|| align=right|6,15|| align=right|3,677||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34857)||2001 TB36|| align=right|15,2|| align=right|2,437|| align=right|0,138|| align=right|9,26|| align=right|3,804||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34858)||2001 TW44|| align=right|14,0|| align=right|2,261|| align=right|0,220|| align=right|7,44|| align=right|3,400||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34859)||2001 TR49|| align=right|15,0|| align=right|2,690|| align=right|0,162|| align=right|6,72|| align=right|4,411||MBA||15. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(34860)||2001 TJ77|| align=right|13,9|| align=right|3,166|| align=right|0,075|| align=right|9,84|| align=right|5,633||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34861)||2001 TY77|| align=right|13,5|| align=right|2,521|| align=right|0,072|| align=right|9,60|| align=right|4,002||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34862)||2001 TX79|| align=right|14,3|| align=right|2,993|| align=right|0,141|| align=right|5,44|| align=right|5,177||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34863)||2001 TP107|| align=right|14,1|| align=right|2,320|| align=right|0,135|| align=right|8,55|| align=right|3,534||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34864)||2001 TG114|| align=right|13,0|| align=right|2,988|| align=right|0,112|| align=right|9,07|| align=right|5,164||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34865)||2001 TH116|| align=right|13,2|| align=right|3,223|| align=right|0,108|| align=right|14,55|| align=right|5,786||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34866)||2001 TN119|| align=right|14,1|| align=right|2,603|| align=right|0,131|| align=right|12,97|| align=right|4,200||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34867)||2001 TB121|| align=right|13,5|| align=right|2,680|| align=right|0,135|| align=right|10,60|| align=right|4,387||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34868)||2001 TB136|| align=right|12,1|| align=right|3,016|| align=right|0,065|| align=right|9,09|| align=right|5,237||MBA||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(34869)||2001 TD170|| align=right|14,6|| align=right|2,230|| align=right|0,206|| align=right|8,79|| align=right|3,330||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34870)||2001 TS195|| align=right|14,1|| align=right|2,962|| align=right|0,046|| align=right|12,03|| align=right|5,097||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(34871)||2001 UM2|| align=right|14,6|| align=right|2,464|| align=right|0,118|| align=right|5,15|| align=right|3,868||MBA||18. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(34872)||2001 UV2|| align=right|14,5|| align=right|2,627|| align=right|0,030|| align=right|13,30|| align=right|4,257||MBA||20. října 2001||Farpoint||G. Hug
|-
|(34873)||2001 UF6|| align=right|13,5|| align=right|2,639|| align=right|0,178|| align=right|12,31|| align=right|4,287||MBA||20. října 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(34874)||2001 UU9|| align=right|15,1|| align=right|2,847|| align=right|0,081|| align=right|1,47|| align=right|4,803||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34875)||2001 US22|| align=right|13,8|| align=right|2,718|| align=right|0,167|| align=right|13,90|| align=right|4,481||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34876)||2001 UK32|| align=right|15,7|| align=right|2,371|| align=right|0,054|| align=right|7,11|| align=right|3,650||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34877)||2001 UQ34|| align=right|15,9|| align=right|2,342|| align=right|0,147|| align=right|6,80|| align=right|3,583||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34878)||2001 UU34|| align=right|14,3|| align=right|2,974|| align=right|0,075|| align=right|10,09|| align=right|5,128||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34879)||2001 UQ35|| align=right|14,9|| align=right|2,620|| align=right|0,124|| align=right|8,15|| align=right|4,241||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34880)||2001 UN45|| align=right|14,4|| align=right|3,339|| align=right|0,052|| align=right|4,84|| align=right|6,101||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34881)||2001 UF63|| align=right|14,6|| align=right|3,022|| align=right|0,107|| align=right|10,31|| align=right|5,251||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34882)||2001 UK66|| align=right|13,6|| align=right|2,260|| align=right|0,143|| align=right|5,38|| align=right|3,398||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34883)||2001 UQ94|| align=right|14,0|| align=right|3,131|| align=right|0,035|| align=right|22,98|| align=right|5,541||MBA||19. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(34884)||2001 UR119|| align=right|15,1|| align=right|2,186|| align=right|0,125|| align=right|0,10|| align=right|3,231||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34885)||2001 VE12|| align=right|14,4|| align=right|2,796|| align=right|0,164|| align=right|16,11|| align=right|4,674||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34886)||2001 VH12|| align=right|13,6|| align=right|2,600|| align=right|0,326|| align=right|11,28|| align=right|4,192||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34887)||2001 VJ14|| align=right|13,9|| align=right|2,263|| align=right|0,102|| align=right|9,37|| align=right|3,404||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34888)||2001 VP16|| align=right|13,7|| align=right|2,562|| align=right|0,122|| align=right|14,22|| align=right|4,101||MBA||7. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(34889)||2001 VY33|| align=right|15,8|| align=right|2,281|| align=right|0,244|| align=right|5,66|| align=right|3,443||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34890)||2001 VS62|| align=right|14,2|| align=right|2,467|| align=right|0,085|| align=right|4,16|| align=right|3,874||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34891)||2001 VR66|| align=right|15,3|| align=right|2,290|| align=right|0,133|| align=right|7,41|| align=right|3,465||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(34892)||2001 VW88|| align=right|14,4|| align=right|2,571|| align=right|0,281|| align=right|5,19|| align=right|4,121||MBA||15. listopadu 2001||Uccle||E. W. Elst; H. Debehogne
|-
|(34893)||2001 WM1|| align=right|14,7|| align=right|2,459|| align=right|0,264|| align=right|8,15|| align=right|3,855||MBA||17. listopadu 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(34894)||2012 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,726|| align=right|0,305|| align=right|8,21|| align=right|4,500||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34895)||2026 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,734|| align=right|0,089|| align=right|6,19|| align=right|4,519||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34896)||2117 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,710|| align=right|0,082|| align=right|1,22|| align=right|4,461||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34897)||2537 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,380|| align=right|0,206|| align=right|5,24|| align=right|3,671||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34898)||2622 P-L|| align=right|13,8|| align=right|3,183|| align=right|0,153|| align=right|1,56|| align=right|5,677||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34899)||2628 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,391|| align=right|0,076|| align=right|1,69|| align=right|3,697||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34900)||2698 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,247|| align=right|0,069|| align=right|7,64|| align=right|3,368||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34901)||2699 P-L|| align=right|15,1|| align=right|3,265|| align=right|0,197|| align=right|0,38|| align=right|5,900||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34902)||2728 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,935|| align=right|0,072|| align=right|10,85|| align=right|5,028||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34903)||3037 P-L|| align=right|13,2|| align=right|3,194|| align=right|0,113|| align=right|8,43|| align=right|5,707||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34904)||3085 P-L|| align=right|13,5|| align=right|3,196|| align=right|0,108|| align=right|10,35|| align=right|5,713||MBA||25. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34905)||3110 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,931|| align=right|0,068|| align=right|10,82|| align=right|5,016||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34906)||3116 P-L|| align=right|14,6|| align=right|3,189|| align=right|0,129|| align=right|11,68|| align=right|5,695||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34907)||3527 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,235|| align=right|0,056|| align=right|7,56|| align=right|3,341||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34908)||3528 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,697|| align=right|0,043|| align=right|14,32|| align=right|4,427||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34909)||3534 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,762|| align=right|0,111|| align=right|25,29|| align=right|4,590||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34910)||4052 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,922|| align=right|0,105|| align=right|8,02|| align=right|4,994||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34911)||4288 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,244|| align=right|0,140|| align=right|5,70|| align=right|3,360||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34912)||4314 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,723|| align=right|0,316|| align=right|6,88|| align=right|4,492||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34913)||4527 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,369|| align=right|0,166|| align=right|3,19|| align=right|3,646||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34914)||4535 P-L|| align=right|14,2|| align=right|3,186|| align=right|0,170|| align=right|0,22|| align=right|5,687||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34915)||4564 P-L|| align=right|15,2|| align=right|3,202|| align=right|0,149|| align=right|1,33|| align=right|5,728||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34916)||4595 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,385|| align=right|0,190|| align=right|2,64|| align=right|3,683||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34917)||4616 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,716|| align=right|0,191|| align=right|3,18|| align=right|4,475||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34918)||4654 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,540|| align=right|0,249|| align=right|1,34|| align=right|4,048||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34919) Imelda||4710 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,965|| align=right|0,227|| align=right|6,62|| align=right|7,894||HLD||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34920)||4735 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,126|| align=right|0,025|| align=right|2,65|| align=right|3,099||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34921)||4801 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,206|| align=right|0,123|| align=right|2,15|| align=right|5,740||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34922)||4825 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,731|| align=right|0,026|| align=right|1,45|| align=right|4,511||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34923)||4870 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,442|| align=right|0,111|| align=right|4,80|| align=right|3,816||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34924)||6109 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,526|| align=right|0,104|| align=right|3,33|| align=right|4,014||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34925)||6114 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,694|| align=right|0,140|| align=right|12,83|| align=right|4,420||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34926)||6133 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,378|| align=right|0,219|| align=right|2,78|| align=right|3,667||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34927)||6189 P-L|| align=right|16,7|| align=right|2,255|| align=right|0,163|| align=right|1,68|| align=right|3,386||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34928)||6230 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,372|| align=right|0,220|| align=right|3,10|| align=right|3,653||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34929)||6522 P-L|| align=right|14,4|| align=right|3,193|| align=right|0,177|| align=right|3,07|| align=right|5,705||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34930)||6570 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,382|| align=right|0,209|| align=right|2,42|| align=right|3,675||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34931)||6621 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,716|| align=right|0,157|| align=right|12,59|| align=right|4,474||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34932)||6644 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,525|| align=right|0,210|| align=right|5,34|| align=right|4,012||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34933)||6652 P-L|| align=right|14,2|| align=right|3,150|| align=right|0,148|| align=right|2,01|| align=right|5,589||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34934)||6689 P-L|| align=right|14,0|| align=right|3,182|| align=right|0,143|| align=right|4,85|| align=right|5,675||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34935)||6780 P-L|| align=right|14,0|| align=right|3,184|| align=right|0,119|| align=right|13,56|| align=right|5,681||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34936)||6861 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,704|| align=right|0,047|| align=right|3,92|| align=right|4,446||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34937)||9063 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,260|| align=right|0,087|| align=right|4,52|| align=right|3,396||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34938)||9562 P-L|| align=right|14,7|| align=right|3,189|| align=right|0,171|| align=right|4,54|| align=right|5,694||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34939)||9575 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,128|| align=right|0,188|| align=right|2,91|| align=right|3,104||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34940)||9586 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,170|| align=right|0,111|| align=right|6,13|| align=right|5,642||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34941)||1244 T-1|| align=right|14,5|| align=right|2,790|| align=right|0,087|| align=right|3,86|| align=right|4,660||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34942)||1275 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,183|| align=right|0,198|| align=right|5,21|| align=right|3,224||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34943)||1286 T-1|| align=right|14,1|| align=right|3,099|| align=right|0,170|| align=right|17,78|| align=right|5,454||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34944)||2202 T-1|| align=right|15,2|| align=right|3,129|| align=right|0,326|| align=right|4,15|| align=right|5,534||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34945)||2263 T-1|| align=right|14,8|| align=right|2,332|| align=right|0,166|| align=right|6,39|| align=right|3,561||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34946)||2286 T-1|| align=right|14,0|| align=right|2,680|| align=right|0,307|| align=right|13,90|| align=right|4,388||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34947)||3298 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,715|| align=right|0,229|| align=right|19,38|| align=right|4,473||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34948)||4103 T-1|| align=right|14,9|| align=right|2,435|| align=right|0,146|| align=right|3,48|| align=right|3,799||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34949)||4111 T-1|| align=right|14,8|| align=right|3,087|| align=right|0,095|| align=right|4,55|| align=right|5,423||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34950)||4188 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,255|| align=right|0,080|| align=right|2,21|| align=right|3,386||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34951)||4221 T-1|| align=right|14,5|| align=right|3,071|| align=right|0,089|| align=right|4,66|| align=right|5,381||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34952)||4874 T-1|| align=right|15,1|| align=right|3,068|| align=right|0,250|| align=right|2,97|| align=right|5,374||MBA||13. května 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34953)||1008 T-2|| align=right|14,2|| align=right|3,092|| align=right|0,126|| align=right|11,23|| align=right|5,437||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34954)||1032 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,725|| align=right|0,077|| align=right|2,37|| align=right|4,498||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34955)||1044 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,307|| align=right|0,175|| align=right|4,07|| align=right|3,504||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34956)||1327 T-2|| align=right|14,4|| align=right|3,094|| align=right|0,254|| align=right|0,71|| align=right|5,442||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34957)||1347 T-2|| align=right|14,3|| align=right|3,170|| align=right|0,171|| align=right|1,15|| align=right|5,644||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34958)||1357 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,741|| align=right|0,111|| align=right|4,57|| align=right|4,537||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34959)||2077 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,310|| align=right|0,173|| align=right|1,04|| align=right|3,511||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34960)||2100 T-2|| align=right|14,7|| align=right|3,101|| align=right|0,126|| align=right|16,31|| align=right|5,459||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34961)||2252 T-2|| align=right|13,1|| align=right|2,766|| align=right|0,166|| align=right|8,97|| align=right|4,599||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34962)||2307 T-2|| align=right|15,6|| align=right|3,166|| align=right|0,182|| align=right|0,86|| align=right|5,633||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34963)||3091 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,770|| align=right|0,097|| align=right|9,15|| align=right|4,609||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34964)||3122 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,455|| align=right|0,166|| align=right|6,14|| align=right|3,845||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34965)||3221 T-2|| align=right|14,6|| align=right|3,136|| align=right|0,160|| align=right|1,88|| align=right|5,552||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34966)||3260 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,722|| align=right|0,052|| align=right|4,35|| align=right|4,491||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34967)||3269 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,788|| align=right|0,237|| align=right|8,56|| align=right|4,654||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34968)||4094 T-2|| align=right|15,2|| align=right|3,062|| align=right|0,154|| align=right|1,84|| align=right|5,358||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34969)||4108 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,267|| align=right|0,092|| align=right|4,74|| align=right|3,413||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34970)||4218 T-2|| align=right|14,0|| align=right|3,044|| align=right|0,073|| align=right|14,94|| align=right|5,309||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34971)||4286 T-2|| align=right|14,3|| align=right|3,074|| align=right|0,051|| align=right|10,09|| align=right|5,389||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34972)||5039 T-2|| align=right|13,3|| align=right|3,077|| align=right|0,096|| align=right|12,94|| align=right|5,397||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34973)||5157 T-2|| align=right|14,9|| align=right|3,077|| align=right|0,056|| align=right|9,28|| align=right|5,396||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34974)||5164 T-2|| align=right|14,8|| align=right|3,095|| align=right|0,142|| align=right|9,15|| align=right|5,444||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34975)||1050 T-3|| align=right|14,0|| align=right|3,168|| align=right|0,032|| align=right|8,58|| align=right|5,639||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34976)||1115 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,472|| align=right|0,087|| align=right|6,04|| align=right|3,885||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34977)||1167 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,560|| align=right|0,177|| align=right|10,80|| align=right|4,094||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34978)||1901 T-3|| align=right|13,6|| align=right|3,175|| align=right|0,041|| align=right|8,26|| align=right|5,657||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34979)||2173 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,243|| align=right|0,138|| align=right|8,39|| align=right|3,359||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34980)||2307 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,218|| align=right|0,030|| align=right|4,29|| align=right|3,303||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34981)||2342 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,301|| align=right|0,170|| align=right|3,49|| align=right|3,489||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34982)||2494 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,237|| align=right|0,095|| align=right|3,14|| align=right|3,346||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34983)||3046 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,231|| align=right|0,102|| align=right|4,31|| align=right|3,331||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34984)||3163 T-3|| align=right|13,1|| align=right|3,219|| align=right|0,078|| align=right|19,16|| align=right|5,775||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34985)||3286 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,770|| align=right|0,055|| align=right|12,17|| align=right|4,609||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34986)||3837 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,805|| align=right|0,056|| align=right|8,37|| align=right|4,697||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34987)||4065 T-3|| align=right|14,0|| align=right|3,185|| align=right|0,086|| align=right|6,25|| align=right|5,683||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34988)||4222 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,755|| align=right|0,098|| align=right|9,73|| align=right|4,573||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34989)||4251 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,818|| align=right|0,094|| align=right|3,99|| align=right|4,729||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34990)||4270 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,750|| align=right|0,073|| align=right|5,76|| align=right|4,560||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34991)||4295 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,487|| align=right|0,113|| align=right|5,91|| align=right|3,922||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34992)||4418 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,536|| align=right|0,156|| align=right|8,67|| align=right|4,039||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34993) Euaimon||1973 SR1|| align=right|12,4|| align=right|5,188|| align=right|0,056|| align=right|8,89|| align=right|11,82||JUT||20. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34994)||1977 CS1|| align=right|15,3|| align=right|2,610|| align=right|0,221|| align=right|7,31|| align=right|4,217||MBA||11. února 1977||Palomar||S. J. Bus
|-
|(34995)||1977 DP2|| align=right|15,1|| align=right|3,038|| align=right|0,231|| align=right|1,10|| align=right|5,294||MBA||18. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(34996)||1977 DH4|| align=right|14,1|| align=right|2,575|| align=right|0,164|| align=right|11,47|| align=right|4,132||MBA||18. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(34997)||1978 OP|| align=right|13,1|| align=right|2,700|| align=right|0,159|| align=right|14,84|| align=right|4,435||MBA||28. července 1978||Bickley||Perth Observatory
|-
|(34998)||1978 SE|| align=right|13,6|| align=right|2,718|| align=right|0,121|| align=right|13,93|| align=right|4,480||MBA||27. září 1978||La Silla||R. M. West
|-
|(34999)||1978 VC3|| align=right|14,3|| align=right|2,766|| align=right|0,192|| align=right|5,36|| align=right|4,600||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(35000)||1978 VN3|| align=right|14,8|| align=right|2,728|| align=right|0,093|| align=right|3,87|| align=right|4,506||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek